|-
|(78001)||2002 JP49|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,131|| align=right|6,97|| align=right|3,501||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78002)||2002 JK50|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,102|| align=right|3,77|| align=right|3,437||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78003)||2002 JV50|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,161|| align=right|3,13|| align=right|3,546||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78004)||2002 JK51|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,176|| align=right|2,17|| align=right|3,393||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78005)||2002 JB52|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,200|| align=right|9,82|| align=right|4,531||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78006)||2002 JE52|| align=right|16,7|| align=right|2,175|| align=right|0,180|| align=right|3,52|| align=right|3,208||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78007)||2002 JG52|| align=right|15,9|| align=right|2,137|| align=right|0,173|| align=right|0,98|| align=right|3,124||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78008)||2002 JJ52|| align=right|16,2|| align=right|2,178|| align=right|0,212|| align=right|4,85|| align=right|3,213||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78009)||2002 JM52|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,288|| align=right|16,88|| align=right|5,468||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78010)||2002 JO53|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,103|| align=right|6,30|| align=right|3,483||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78011)||2002 JF54|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,102|| align=right|6,05|| align=right|3,309||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78012)||2002 JK55|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,170|| align=right|0,98|| align=right|3,789||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78013)||2002 JS55|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,173|| align=right|4,03|| align=right|3,183||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78014)||2002 JC56|| align=right|16,1|| align=right|2,612|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|4,221||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78015)||2002 JJ57|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|11,32|| align=right|4,413||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78016)||2002 JB59|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,157|| align=right|9,04|| align=right|3,456||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78017)||2002 JY59|| align=right|17,0|| align=right|2,656|| align=right|0,194|| align=right|1,83|| align=right|4,328||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78018)||2002 JM62|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,149|| align=right|7,15|| align=right|4,121||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78019)||2002 JR62|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,123|| align=right|5,71|| align=right|3,299||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78020)||2002 JX64|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,050|| align=right|4,40|| align=right|3,348||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78021)||2002 JY64|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,110|| align=right|12,90|| align=right|5,193||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78022)||2002 JP67|| align=right|15,1|| align=right|2,223|| align=right|0,199|| align=right|5,59|| align=right|3,313||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78023)||2002 JG69|| align=right|16,6|| align=right|1,940|| align=right|0,074|| align=right|22,62|| align=right|2,701||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78024)||2002 JO70|| align=right|17,8|| align=right|2,177|| align=right|0,181|| align=right|2,48|| align=right|3,211||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78025)||2002 JZ70|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,183|| align=right|3,67|| align=right|3,690||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78026)||2002 JJ72|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,169|| align=right|3,94|| align=right|3,255||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78027)||2002 JZ72|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,196|| align=right|15,30|| align=right|4,049||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78028)||2002 JH73|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,162|| align=right|6,55|| align=right|3,733||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78029)||2002 JR74|| align=right|16,3|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|3,43|| align=right|3,366||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78030)||2002 JB75|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,177|| align=right|1,31|| align=right|3,672||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78031)||2002 JH75|| align=right|15,4|| align=right|2,122|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,090||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78032)||2002 JN77|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,208|| align=right|2,44|| align=right|3,573||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78033)||2002 JC79|| align=right|16,8|| align=right|2,221|| align=right|0,091|| align=right|1,88|| align=right|3,310||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78034)||2002 JF82|| align=right|15,3|| align=right|2,451|| align=right|0,152|| align=right|7,39|| align=right|3,836||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78035)||2002 JU89|| align=right|16,8|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|0,36|| align=right|3,450||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78036)||2002 JK95|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,063|| align=right|7,80|| align=right|3,623||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78037)||2002 JR95|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,173|| align=right|1,52|| align=right|3,834||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78038)||2002 JN103|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,066|| align=right|8,47|| align=right|3,736||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78039)||2002 JQ103|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,161|| align=right|3,78|| align=right|3,351||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78040)||2002 JA106|| align=right|17,2|| align=right|2,384|| align=right|0,178|| align=right|2,27|| align=right|3,680||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78041)||2002 JD111|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,169|| align=right|5,86|| align=right|3,345||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78042)||2002 JO113|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,074|| align=right|5,71|| align=right|3,749||MBA||15. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78043)||2002 JU113|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,099|| align=right|13,52|| align=right|3,639||MBA||15. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78044)||2002 JH116|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,190|| align=right|8,84|| align=right|3,523||MBA||11. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78045)||2002 JP118|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,059|| align=right|23,15|| align=right|2,758||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78046)||2002 JS118|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,228|| align=right|11,86|| align=right|3,658||MBA||5. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78047)||2002 JV123|| align=right|15,6|| align=right|3,089|| align=right|0,132|| align=right|10,88|| align=right|5,429||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78048)||2002 JZ126|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,138|| align=right|6,54|| align=right|3,469||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78049)||2002 JR127|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,120|| align=right|6,49|| align=right|3,469||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78050)||2002 JY129|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,247|| align=right|6,68|| align=right|4,234||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78051)||2002 JO135|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,262|| align=right|6,42|| align=right|4,201||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78052)||2002 JW138|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,073|| align=right|6,75|| align=right|4,475||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78053)||2002 JB139|| align=right|16,0|| align=right|2,712|| align=right|0,247|| align=right|8,41|| align=right|4,466||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78054)||2002 JR140|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,170|| align=right|4,81|| align=right|4,150||MBA||10. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78055)||2002 JJ146|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,068|| align=right|12,93|| align=right|4,077||MBA||15. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78056)||2002 KP|| align=right|16,5|| align=right|2,106|| align=right|0,136|| align=right|3,39|| align=right|3,056||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78057)||2002 KC2|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,171|| align=right|14,36|| align=right|4,093||MBA||16. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78058)||2002 KF3|| align=right|15,5|| align=right|2,344|| align=right|0,244|| align=right|23,87|| align=right|3,587||MBA||18. května 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(78059)||2002 KP3|| align=right|15,5|| align=right|2,948|| align=right|0,042|| align=right|2,04|| align=right|5,060||MBA||19. května 2002||Needville||Needville
|-
|(78060)||2002 KS3|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,276|| align=right|30,93|| align=right|4,280||MBA||17. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78061)||2002 KV5|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,273|| align=right|8,02|| align=right|4,529||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78062)||2002 KB6|| align=right|14,5|| align=right|2,571|| align=right|0,116|| align=right|14,18|| align=right|4,122||MBA||23. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78063)||2002 KY8|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,134|| align=right|9,18|| align=right|3,329||MBA||29. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78064)||2002 KJ10|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|5,497||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78065)||2002 LC|| align=right|16,6|| align=right|2,282|| align=right|0,044|| align=right|7,81|| align=right|3,447||MBA||1. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78066)||2002 LM|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,273|| align=right|29,97|| align=right|4,273||MBA||1. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78067)||2002 LN1|| align=right|14,3|| align=right|3,220|| align=right|0,086|| align=right|10,32|| align=right|5,777||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78068)||2002 LU3|| align=right|16,4|| align=right|2,163|| align=right|0,119|| align=right|2,99|| align=right|3,180||MBA||4. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78069)||2002 LU4|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,234|| align=right|5,82|| align=right|3,690||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78070)||2002 LG5|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,255|| align=right|13,40|| align=right|4,699||MBA||6. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(78071) Vicent||2002 LT6|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,082|| align=right|5,52|| align=right|4,552||MBA||1. června 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(78072)||2002 LY11|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,242|| align=right|14,72|| align=right|4,542||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78073)||2002 LL12|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,133|| align=right|10,77|| align=right|4,161||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78074)||2002 LV12|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,212|| align=right|6,48|| align=right|4,235||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78075)||2002 LK13|| align=right|15,8|| align=right|1,950|| align=right|0,027|| align=right|22,82|| align=right|2,722||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78076)||2002 LS14|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,172|| align=right|9,66|| align=right|4,021||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78077)||2002 LV14|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,165|| align=right|12,04|| align=right|4,175||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78078)||2002 LB17|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,181|| align=right|5,06|| align=right|3,430||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78079)||2002 LK18|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,110|| align=right|7,19|| align=right|3,569||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78080)||2002 LB20|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,180|| align=right|12,14|| align=right|4,104||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78081)||2002 LD20|| align=right|17,1|| align=right|2,359|| align=right|0,126|| align=right|7,38|| align=right|3,623||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78082)||2002 LS21|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,187|| align=right|11,92|| align=right|4,336||MBA||7. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78083)||2002 LX21|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|5,386||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78084)||2002 LO23|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,138|| align=right|7,95|| align=right|3,507||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78085)||2002 LV23|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,224|| align=right|24,94|| align=right|3,499||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78086)||2002 LM25|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|9,38|| align=right|4,085||MBA||4. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78087)||2002 LN25|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,058|| align=right|10,05|| align=right|5,100||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78088)||2002 LB26|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,132|| align=right|6,32|| align=right|3,441||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78089)||2002 LL26|| align=right|15,7|| align=right|2,190|| align=right|0,110|| align=right|3,98|| align=right|3,240||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78090)||2002 LF29|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,120|| align=right|13,18|| align=right|4,330||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78091)||2002 LC30|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,144|| align=right|8,46|| align=right|4,013||MBA||9. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78092)||2002 LD30|| align=right|14,1|| align=right|3,028|| align=right|0,211|| align=right|9,42|| align=right|5,268||MBA||10. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(78093)||2002 LZ31|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,260|| align=right|11,07|| align=right|4,663||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78094)||2002 LD32|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,222|| align=right|13,23|| align=right|5,553||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78095)||2002 LN33|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,254|| align=right|8,47|| align=right|3,735||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78096)||2002 LO34|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,042|| align=right|4,95|| align=right|3,352||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78097)||2002 LN36|| align=right|14,2|| align=right|3,143|| align=right|0,230|| align=right|15,49|| align=right|5,572||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78098)||2002 LF37|| align=right|14,1|| align=right|3,130|| align=right|0,104|| align=right|14,12|| align=right|5,537||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78099)||2002 LV37|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,140|| align=right|15,46|| align=right|4,055||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78100)||2002 LL41|| align=right|15,2|| align=right|3,021|| align=right|0,281|| align=right|9,89|| align=right|5,250||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78101)||2002 LB46|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,145|| align=right|12,61|| align=right|4,492||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78102)||2002 LE46|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,153|| align=right|12,82|| align=right|4,522||MBA||11. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78103)||2002 LP46|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,216|| align=right|16,27|| align=right|5,440||MBA||11. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78104)||2002 LS46|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,272|| align=right|14,17|| align=right|4,172||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78105)||2002 LM47|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,180|| align=right|13,16|| align=right|4,623||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78106)||2002 LE49|| align=right|16,1|| align=right|2,148|| align=right|0,099|| align=right|2,94|| align=right|3,148||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78107)||2002 LC51|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,115|| align=right|9,81|| align=right|5,122||MBA||8. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78108)||2002 LW51|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,079|| align=right|12,75|| align=right|4,070||MBA||9. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78109)||2002 LK58|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,153|| align=right|6,61|| align=right|3,349||MBA||13. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78110)||2002 MD|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,134|| align=right|7,60|| align=right|3,579||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78111)||2002 MO1|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,201|| align=right|17,73|| align=right|4,120||MBA||16. června 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78112)||2002 MR2|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,220|| align=right|11,70|| align=right|4,702||MBA||17. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78113)||2002 MC3|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,158|| align=right|14,38|| align=right|4,042||MBA||17. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78114)||2002 MO4|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|13,87|| align=right|4,317||MBA||22. června 2002||La Palma||La Palma
|-
|(78115)||2002 MT4|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,062|| align=right|9,94|| align=right|5,484||MBA||20. června 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78116)||2002 NB|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,215|| align=right|15,19|| align=right|5,485||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78117)||2002 NR|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,326|| align=right|3,78|| align=right|4,130||MBA||4. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78118) Bharat||2002 NT|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|16,83|| align=right|4,193||MBA||4. července 2002||Goodricke-Pigott||V. Reddy
|-
|(78119)||2002 NK1|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,210|| align=right|14,63|| align=right|4,116||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78120)||2002 NN1|| align=right|16,5|| align=right|2,695|| align=right|0,074|| align=right|2,16|| align=right|4,424||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78121)||2002 NF4|| align=right|16,4|| align=right|3,053|| align=right|0,150|| align=right|0,37|| align=right|5,333||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78122)||2002 NG4|| align=right|15,3|| align=right|3,150|| align=right|0,199|| align=right|2,50|| align=right|5,589||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78123)||2002 NQ5|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,114|| align=right|6,32|| align=right|3,699||MBA||10. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78124)||2002 NH6|| align=right|17,4|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|1,79|| align=right|3,412||MBA||11. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78125) Salimbeni||2002 NU6|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,161|| align=right|16,07|| align=right|4,412||MBA||11. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78126)||2002 NU9|| align=right|16,1|| align=right|2,718|| align=right|0,129|| align=right|4,72|| align=right|4,480||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78127)||2002 NW10|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,100|| align=right|4,58|| align=right|5,718||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78128)||2002 NT11|| align=right|14,9|| align=right|3,002|| align=right|0,164|| align=right|2,06|| align=right|5,201||MBA||4. července 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78129)||2002 NC12|| align=right|17,5|| align=right|2,311|| align=right|0,190|| align=right|2,47|| align=right|3,512||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78130)||2002 NL12|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,199|| align=right|5,80|| align=right|4,081||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78131)||2002 NV12|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,190|| align=right|10,73|| align=right|4,691||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78132)||2002 NW12|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,148|| align=right|8,50|| align=right|4,097||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78133)||2002 NQ13|| align=right|13,9|| align=right|3,953|| align=right|0,299|| align=right|13,89|| align=right|7,858||HLD||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78134)||2002 NA14|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,140|| align=right|15,01|| align=right|4,256||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78135)||2002 NE14|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,217|| align=right|1,72|| align=right|3,607||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78136)||2002 NF14|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,164|| align=right|2,03|| align=right|5,157||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78137)||2002 NE15|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,171|| align=right|1,34|| align=right|5,407||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78138)||2002 NP15|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,175|| align=right|5,00|| align=right|3,467||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78139)||2002 NL16|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,103|| align=right|4,02|| align=right|4,698||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78140)||2002 NR16|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|3,75|| align=right|3,773||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78141)||2002 NY16|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,230|| align=right|3,41|| align=right|3,658||MBA||13. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78142)||2002 NR18|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,105|| align=right|4,20|| align=right|5,642||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78143)||2002 NB20|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,136|| align=right|13,60|| align=right|4,254||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78144)||2002 NU20|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,104|| align=right|13,02|| align=right|5,423||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78145)||2002 NL21|| align=right|14,7|| align=right|2,931|| align=right|0,083|| align=right|10,04|| align=right|5,017||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78146)||2002 NF22|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,092|| align=right|6,81|| align=right|3,763||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78147)||2002 NH22|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,143|| align=right|7,77|| align=right|5,118||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78148)||2002 NB24|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,129|| align=right|11,04|| align=right|5,374||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78149)||2002 NN24|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,024|| align=right|6,36|| align=right|5,477||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78150)||2002 NO24|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,178|| align=right|28,79|| align=right|5,627||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78151)||2002 NT24|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,083|| align=right|12,34|| align=right|5,406||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78152)||2002 NV24|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,335|| align=right|15,58|| align=right|5,456||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78153)||2002 NX24|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,210|| align=right|11,18|| align=right|4,304||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78154)||2002 NY25|| align=right|13,5|| align=right|3,246|| align=right|0,027|| align=right|20,59|| align=right|5,848||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78155)||2002 NA26|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,136|| align=right|6,80|| align=right|3,794||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78156)||2002 NJ27|| align=right|14,6|| align=right|2,790|| align=right|0,146|| align=right|16,22|| align=right|4,661||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78157)||2002 NQ27|| align=right|15,6|| align=right|3,151|| align=right|0,186|| align=right|4,34|| align=right|5,593||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78158)||2002 NZ27|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,240|| align=right|13,38|| align=right|4,361||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78159)||2002 NA28|| align=right|13,1|| align=right|3,974|| align=right|0,162|| align=right|7,38|| align=right|7,922||HLD||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78160)||2002 ND28|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,223|| align=right|23,91|| align=right|5,667||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78161)||2002 NF28|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,272|| align=right|12,29|| align=right|4,443||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78162)||2002 NR28|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,064|| align=right|7,55|| align=right|4,589||MBA||13. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78163)||2002 NX28|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,050|| align=right|9,55|| align=right|5,547||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78164)||2002 NA29|| align=right|15,0|| align=right|2,914|| align=right|0,075|| align=right|2,98|| align=right|4,973||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78165)||2002 NS29|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|9,17|| align=right|4,188||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78166)||2002 NP30|| align=right|14,0|| align=right|2,848|| align=right|0,098|| align=right|13,84|| align=right|4,805||MBA||6. července 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78167)||2002 NV30|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,051|| align=right|1,85|| align=right|4,705||MBA||8. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78168)||2002 NZ30|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,073|| align=right|11,20|| align=right|5,125||MBA||8. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78169)||2002 NB31|| align=right|16,2|| align=right|2,600|| align=right|0,201|| align=right|6,27|| align=right|4,191||MBA||15. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78170)||2002 NL31|| align=right|16,7|| align=right|2,584|| align=right|0,117|| align=right|1,61|| align=right|4,153||MBA||8. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78171)||2002 NH32|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|17,36|| align=right|4,186||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78172)||2002 NK32|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,201|| align=right|13,20|| align=right|4,134||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78173)||2002 NP32|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,131|| align=right|9,36|| align=right|5,421||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78174)||2002 NQ32|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,132|| align=right|13,62|| align=right|4,085||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78175)||2002 NB33|| align=right|13,1|| align=right|3,173|| align=right|0,093|| align=right|21,95|| align=right|5,652||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78176)||2002 NE33|| align=right|14,1|| align=right|3,070|| align=right|0,220|| align=right|8,27|| align=right|5,377||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78177)||2002 NH33|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,161|| align=right|11,56|| align=right|4,565||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78178)||2002 NZ33|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,102|| align=right|6,03|| align=right|3,877||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78179)||2002 ND34|| align=right|15,9|| align=right|3,107|| align=right|0,204|| align=right|0,60|| align=right|5,475||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78180)||2002 NU34|| align=right|15,2|| align=right|2,973|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|5,125||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78181)||2002 NY34|| align=right|16,1|| align=right|2,794|| align=right|0,104|| align=right|7,20|| align=right|4,670||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78182)||2002 NQ35|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,143|| align=right|16,97|| align=right|5,664||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78183)||2002 NA36|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,101|| align=right|11,04|| align=right|5,460||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78184)||2002 NH37|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,240|| align=right|12,44|| align=right|4,398||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78185)||2002 NE38|| align=right|14,8|| align=right|3,009|| align=right|0,101|| align=right|10,63|| align=right|5,218||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78186)||2002 NH38|| align=right|13,1|| align=right|3,243|| align=right|0,042|| align=right|13,55|| align=right|5,839||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78187)||2002 NY38|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,032|| align=right|14,71|| align=right|4,344||MBA||11. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78188)||2002 NE39|| align=right|13,4|| align=right|3,116|| align=right|0,048|| align=right|21,11|| align=right|5,499||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78189)||2002 NO40|| align=right|15,5|| align=right|2,929|| align=right|0,060|| align=right|3,03|| align=right|5,012||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78190)||2002 NP40|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,082|| align=right|0,48|| align=right|5,289||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78191)||2002 NE41|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,148|| align=right|7,18|| align=right|3,814||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78192)||2002 NU41|| align=right|16,0|| align=right|2,780|| align=right|0,113|| align=right|5,29|| align=right|4,634||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78193)||2002 NM42|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,129|| align=right|12,85|| align=right|4,128||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78194)||2002 ND43|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,119|| align=right|5,98|| align=right|5,378||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78195)||2002 NH43|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,259|| align=right|13,60|| align=right|4,308||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78196)||2002 NU43|| align=right|16,4|| align=right|2,643|| align=right|0,139|| align=right|4,21|| align=right|4,296||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78197)||2002 NF44|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,116|| align=right|2,13|| align=right|4,103||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78198)||2002 NN47|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,103|| align=right|9,39|| align=right|5,137||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78199)||2002 NP48|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,170|| align=right|7,95|| align=right|4,603||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78200)||2002 NU48|| align=right|14,7|| align=right|3,171|| align=right|0,075|| align=right|7,92|| align=right|5,645||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78201)||2002 NM49|| align=right|15,2|| align=right|2,945|| align=right|0,037|| align=right|1,30|| align=right|5,053||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78202)||2002 NG50|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,117|| align=right|8,70|| align=right|5,393||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78203)||2002 NX50|| align=right|13,8|| align=right|3,233|| align=right|0,087|| align=right|16,93|| align=right|5,813||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78204)||2002 NZ50|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|7,29|| align=right|3,644||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78205)||2002 NF51|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,124|| align=right|10,95|| align=right|5,342||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78206)||2002 NO51|| align=right|14,9|| align=right|3,080|| align=right|0,187|| align=right|5,99|| align=right|5,406||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78207)||2002 NU55|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,143|| align=right|6,17|| align=right|4,521||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78208)||2002 NS56|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,123|| align=right|15,41|| align=right|4,102||MBA||11. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78209)||2002 OA|| align=right|15,6|| align=right|3,028|| align=right|0,154|| align=right|6,06|| align=right|5,267||MBA||16. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78210)||2002 OT|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,214|| align=right|8,77|| align=right|5,457||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78211)||2002 OY|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|5,394||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78212)||2002 OB1|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,076|| align=right|9,72|| align=right|5,275||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78213)||2002 OK1|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,060|| align=right|13,36|| align=right|5,686||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78214)||2002 OC2|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,135|| align=right|13,45|| align=right|4,179||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78215)||2002 OO2|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,130|| align=right|9,55|| align=right|4,416||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78216)||2002 OX2|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,136|| align=right|6,25|| align=right|3,683||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78217)||2002 OP4|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,165|| align=right|11,58|| align=right|3,846||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78218)||2002 OZ4|| align=right|15,2|| align=right|3,141|| align=right|0,071|| align=right|15,11|| align=right|5,565||MBA||19. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78219)||2002 OB5|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,184|| align=right|13,75|| align=right|4,154||MBA||19. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78220)||2002 OO7|| align=right|14,7|| align=right|2,930|| align=right|0,118|| align=right|10,37|| align=right|5,016||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78221)||2002 OP7|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,222|| align=right|11,35|| align=right|4,175||MBA||18. července 2002||Needville||Needville
|-
|(78222)||2002 OG8|| align=right|16,0|| align=right|2,715|| align=right|0,071|| align=right|1,60|| align=right|4,474||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78223)||2002 OV8|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,014|| align=right|4,50|| align=right|4,486||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78224)||2002 OH10|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,043|| align=right|15,51|| align=right|5,620||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78225)||2002 OS10|| align=right|14,2|| align=right|2,914|| align=right|0,129|| align=right|11,58|| align=right|4,974||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78226)||2002 ON11|| align=right|16,6|| align=right|2,253|| align=right|0,171|| align=right|4,32|| align=right|3,381||MBA||16. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78227)||2002 OV11|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,112|| align=right|13,84|| align=right|4,054||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78228)||2002 OC13|| align=right|16,0|| align=right|2,564|| align=right|0,049|| align=right|13,17|| align=right|4,105||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78229)||2002 OG14|| align=right|15,6|| align=right|2,621|| align=right|0,181|| align=right|12,92|| align=right|4,242||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78230)||2002 OK14|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,119|| align=right|15,72|| align=right|5,544||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78231)||2002 OK15|| align=right|14,2|| align=right|3,155|| align=right|0,216|| align=right|9,79|| align=right|5,603||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78232)||2002 OP15|| align=right|14,0|| align=right|3,049|| align=right|0,118|| align=right|10,48|| align=right|5,323||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78233)||2002 OB17|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,098|| align=right|8,60|| align=right|5,337||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78234)||2002 OT17|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|9,01|| align=right|5,111||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78235)||2002 OS18|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,167|| align=right|10,55|| align=right|4,394||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78236)||2002 OP19|| align=right|16,6|| align=right|2,183|| align=right|0,106|| align=right|4,85|| align=right|3,225||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78237)||2002 OL20|| align=right|15,4|| align=right|2,997|| align=right|0,050|| align=right|11,10|| align=right|5,187||MBA||28. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78238)||2002 OK21|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,185|| align=right|3,16|| align=right|4,507||MBA||23. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78239)||2002 OF22|| align=right|15,6|| align=right|3,140|| align=right|0,206|| align=right|0,64|| align=right|5,562||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78240)||2002 ON22|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,142|| align=right|5,06|| align=right|3,314||MBA||31. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78241)||2002 OY22|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,294|| align=right|10,95|| align=right|4,501||MBA||29. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78242)||2002 OW23|| align=right|12,9|| align=right|3,121|| align=right|0,210|| align=right|14,53|| align=right|5,512||MBA||28. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78243)||2002 PV|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,107|| align=right|23,48|| align=right|5,552||MBA||1. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78244)||2002 PU1|| align=right|16,7|| align=right|2,262|| align=right|0,254|| align=right|4,56|| align=right|3,402||MBA||2. srpna 2002||El Centro||W. K. Y. Yeung
|-
|(78245)||2002 PE3|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,116|| align=right|13,47|| align=right|5,788||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78246)||2002 PH3|| align=right|14,0|| align=right|3,161|| align=right|0,041|| align=right|12,31|| align=right|5,619||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78247)||2002 PO3|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,041|| align=right|11,29|| align=right|5,654||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78248)||2002 PY5|| align=right|15,0|| align=right|3,237|| align=right|0,051|| align=right|12,61|| align=right|5,824||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78249)||2002 PK6|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,032|| align=right|8,86|| align=right|5,317||MBA||4. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78250)||2002 PE9|| align=right|15,2|| align=right|3,203|| align=right|0,177|| align=right|4,70|| align=right|5,731||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78251)||2002 PM10|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,130|| align=right|4,43|| align=right|5,541||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78252)||2002 PF11|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,062|| align=right|10,45|| align=right|5,610||MBA||5. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78253)||2002 PY12|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,036|| align=right|10,27|| align=right|5,729||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78254)||2002 PJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,189|| align=right|16,14|| align=right|4,673||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78255)||2002 PE14|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,078|| align=right|2,63|| align=right|4,644||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78256)||2002 PJ14|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,098|| align=right|16,14|| align=right|4,143||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78257)||2002 PD15|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,231|| align=right|2,33|| align=right|4,600||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78258)||2002 PO15|| align=right|16,0|| align=right|2,860|| align=right|0,020|| align=right|1,30|| align=right|4,837||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78259)||2002 PB16|| align=right|15,7|| align=right|2,975|| align=right|0,095|| align=right|2,09|| align=right|5,131||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78260)||2002 PP16|| align=right|16,4|| align=right|2,617|| align=right|0,098|| align=right|2,11|| align=right|4,232||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78261)||2002 PC19|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,049|| align=right|10,92|| align=right|5,458||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78262)||2002 PN21|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,079|| align=right|3,95|| align=right|4,482||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78263)||2002 PT21|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,101|| align=right|4,16|| align=right|4,596||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78264)||2002 PZ23|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,114|| align=right|7,45|| align=right|3,645||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78265)||2002 PA24|| align=right|16,5|| align=right|2,585|| align=right|0,169|| align=right|1,15|| align=right|4,156||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78266)||2002 PB26|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,202|| align=right|4,64|| align=right|3,423||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78267)||2002 PR26|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,114|| align=right|10,60|| align=right|5,146||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78268)||2002 PC27|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,035|| align=right|8,88|| align=right|5,480||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78269)||2002 PM27|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,104|| align=right|14,63|| align=right|4,287||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78270)||2002 PO28|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,101|| align=right|2,43|| align=right|4,563||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78271)||2002 PX28|| align=right|16,6|| align=right|2,719|| align=right|0,071|| align=right|2,99|| align=right|4,483||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78272)||2002 PE29|| align=right|16,8|| align=right|2,594|| align=right|0,150|| align=right|1,35|| align=right|4,177||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78273)||2002 PM30|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|1,37|| align=right|3,694||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78274)||2002 PR30|| align=right|16,5|| align=right|2,692|| align=right|0,189|| align=right|12,01|| align=right|4,417||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78275)||2002 PU30|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,209|| align=right|5,03|| align=right|5,325||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78276)||2002 PO31|| align=right|15,0|| align=right|2,935|| align=right|0,094|| align=right|0,87|| align=right|5,027||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78277)||2002 PB32|| align=right|16,0|| align=right|2,875|| align=right|0,216|| align=right|1,19|| align=right|4,873||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78278)||2002 PX35|| align=right|16,1|| align=right|3,212|| align=right|0,142|| align=right|4,67|| align=right|5,756||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78279)||2002 PN38|| align=right|16,3|| align=right|2,680|| align=right|0,100|| align=right|0,89|| align=right|4,386||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78280)||2002 PG39|| align=right|16,5|| align=right|2,475|| align=right|0,176|| align=right|1,15|| align=right|3,893||MBA||7. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78281)||2002 PL39|| align=right|16,7|| align=right|3,122|| align=right|0,186|| align=right|1,47|| align=right|5,516||MBA||7. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78282)||2002 PF40|| align=right|15,6|| align=right|2,913|| align=right|0,103|| align=right|2,86|| align=right|4,971||MBA||10. srpna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78283)||2002 PR42|| align=right|13,6|| align=right|3,193|| align=right|0,157|| align=right|15,12|| align=right|5,704||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78284)||2002 PC43|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,046|| align=right|2,91|| align=right|4,535||MBA||11. srpna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(78285)||2002 PV45|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,204|| align=right|6,35|| align=right|4,167||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78286)||2002 PK46|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,069|| align=right|17,18|| align=right|5,639||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78287)||2002 PN49|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,148|| align=right|11,83|| align=right|4,322||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78288)||2002 PC50|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,175|| align=right|5,59|| align=right|4,473||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78289)||2002 PG50|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,215|| align=right|5,09|| align=right|4,627||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78290)||2002 PM50|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,217|| align=right|1,43|| align=right|3,800||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78291)||2002 PH51|| align=right|16,7|| align=right|2,874|| align=right|0,127|| align=right|3,55|| align=right|4,872||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78292)||2002 PQ52|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,108|| align=right|7,35|| align=right|5,681||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78293)||2002 PC53|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,131|| align=right|0,14|| align=right|3,733||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78294)||2002 PP53|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|6,85|| align=right|4,434||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78295)||2002 PQ53|| align=right|15,8|| align=right|2,748|| align=right|0,118|| align=right|2,58|| align=right|4,554||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78296)||2002 PT53|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,123|| align=right|10,92|| align=right|5,393||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78297)||2002 PH54|| align=right|15,6|| align=right|2,704|| align=right|0,179|| align=right|12,29|| align=right|4,445||MBA||11. srpna 2002||Needville||Needville
|-
|(78298)||2002 PL54|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,211|| align=right|3,22|| align=right|3,715||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78299)||2002 PF55|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,211|| align=right|9,69|| align=right|4,605||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78300)||2002 PK55|| align=right|13,9|| align=right|3,223|| align=right|0,014|| align=right|20,76|| align=right|5,786||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78301)||2002 PY56|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,170|| align=right|3,63|| align=right|5,679||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78302)||2002 PW57|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,226|| align=right|12,87|| align=right|4,187||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78303)||2002 PZ57|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,199|| align=right|10,09|| align=right|4,081||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78304)||2002 PG58|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,161|| align=right|8,91|| align=right|4,633||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78305)||2002 PT58|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,063|| align=right|13,05|| align=right|4,939||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78306)||2002 PY61|| align=right|14,6|| align=right|3,217|| align=right|0,195|| align=right|10,97|| align=right|5,768||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78307)||2002 PS63|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|6,89|| align=right|3,612||MBA||12. srpna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(78308)||2002 PM64|| align=right|16,5|| align=right|2,751|| align=right|0,041|| align=right|2,56|| align=right|4,563||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78309)||2002 PV65|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,093|| align=right|12,47|| align=right|4,001||MBA||5. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78310)||2002 PW65|| align=right|16,2|| align=right|2,463|| align=right|0,129|| align=right|5,42|| align=right|3,865||MBA||5. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78311)||2002 PB66|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,082|| align=right|10,74|| align=right|4,240||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78312)||2002 PN68|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,134|| align=right|1,11|| align=right|5,408||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78313)||2002 PG69|| align=right|14,8|| align=right|2,949|| align=right|0,061|| align=right|11,20|| align=right|5,064||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78314)||2002 PR72|| align=right|15,7|| align=right|2,896|| align=right|0,073|| align=right|10,80|| align=right|4,926||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78315)||2002 PB73|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,081|| align=right|12,98|| align=right|4,275||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78316)||2002 PG73|| align=right|14,6|| align=right|3,028|| align=right|0,029|| align=right|6,60|| align=right|5,269||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78317)||2002 PU73|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|10,72|| align=right|5,490||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78318)||2002 PX73|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,144|| align=right|10,80|| align=right|5,597||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78319)||2002 PW75|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,107|| align=right|2,44|| align=right|5,308||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78320)||2002 PZ77|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|7,00|| align=right|4,108||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78321)||2002 PC79|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,176|| align=right|6,79|| align=right|3,897||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78322)||2002 PD79|| align=right|15,0|| align=right|2,984|| align=right|0,101|| align=right|11,24|| align=right|5,154||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78323)||2002 PM79|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,169|| align=right|6,67|| align=right|5,483||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78324)||2002 PP81|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,192|| align=right|2,52|| align=right|3,754||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78325)||2002 PS81|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,181|| align=right|8,24|| align=right|4,498||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78326)||2002 PQ82|| align=right|14,0|| align=right|2,734|| align=right|0,019|| align=right|11,27|| align=right|4,521||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78327)||2002 PZ82|| align=right|14,9|| align=right|2,891|| align=right|0,161|| align=right|1,74|| align=right|4,914||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78328)||2002 PK83|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,162|| align=right|16,96|| align=right|5,543||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78329)||2002 PV83|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,176|| align=right|15,57|| align=right|4,263||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78330)||2002 PY83|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|3,36|| align=right|5,554||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78331)||2002 PQ84|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,209|| align=right|9,68|| align=right|4,640||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78332)||2002 PZ84|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,213|| align=right|8,87|| align=right|4,665||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78333)||2002 PR85|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,183|| align=right|12,52|| align=right|4,418||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78334)||2002 PU85|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,132|| align=right|3,21|| align=right|5,788||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78335)||2002 PP86|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,218|| align=right|2,43|| align=right|3,631||MBA||13. srpna 2002||El Centro||W. K. Y. Yeung
|-
|(78336)||2002 PX87|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,159|| align=right|7,90|| align=right|4,537||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78337)||2002 PG88|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,079|| align=right|2,52|| align=right|5,025||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78338)||2002 PR88|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,191|| align=right|4,44|| align=right|4,118||MBA||13. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78339)||2002 PU88|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,130|| align=right|7,45|| align=right|4,117||MBA||13. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78340)||2002 PS89|| align=right|15,3|| align=right|3,115|| align=right|0,094|| align=right|15,35|| align=right|5,496||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78341)||2002 PA90|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,090|| align=right|13,24|| align=right|4,286||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78342)||2002 PM91|| align=right|15,3|| align=right|2,876|| align=right|0,112|| align=right|7,86|| align=right|4,877||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78343)||2002 PY92|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,170|| align=right|12,59|| align=right|4,151||MBA||14. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78344)||2002 PA93|| align=right|13,7|| align=right|3,149|| align=right|0,105|| align=right|16,22|| align=right|5,587||MBA||14. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78345)||2002 PW93|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,070|| align=right|15,95|| align=right|5,651||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78346)||2002 PY93|| align=right|15,6|| align=right|3,198|| align=right|0,168|| align=right|4,92|| align=right|5,717||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78347)||2002 PM94|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,109|| align=right|10,22|| align=right|5,504||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78348)||2002 PB95|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,067|| align=right|10,57|| align=right|5,420||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78349)||2002 PM96|| align=right|14,7|| align=right|3,158|| align=right|0,159|| align=right|6,27|| align=right|5,612||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78350)||2002 PS97|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,176|| align=right|5,86|| align=right|5,452||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78351)||2002 PJ98|| align=right|14,3|| align=right|2,695|| align=right|0,262|| align=right|12,62|| align=right|4,424||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78352)||2002 PW98|| align=right|15,4|| align=right|3,075|| align=right|0,127|| align=right|6,13|| align=right|5,392||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78353)||2002 PQ99|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,065|| align=right|7,13|| align=right|3,846||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78354)||2002 PC101|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,186|| align=right|13,75|| align=right|5,452||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78355)||2002 PM101|| align=right|16,1|| align=right|2,546|| align=right|0,115|| align=right|8,64|| align=right|4,063||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78356)||2002 PX102|| align=right|15,2|| align=right|2,969|| align=right|0,070|| align=right|12,51|| align=right|5,116||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78357)||2002 PD105|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,051|| align=right|8,97|| align=right|5,347||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78358)||2002 PZ107|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,101|| align=right|6,51|| align=right|3,355||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78359)||2002 PZ108|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,091|| align=right|9,86|| align=right|5,213||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78360)||2002 PN109|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,158|| align=right|9,75|| align=right|4,123||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78361)||2002 PX109|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|3,615||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78362)||2002 PE110|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,135|| align=right|19,49|| align=right|5,762||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78363)||2002 PM111|| align=right|14,6|| align=right|3,216|| align=right|0,175|| align=right|6,11|| align=right|5,767||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78364)||2002 PY113|| align=right|14,2|| align=right|3,222|| align=right|0,111|| align=right|3,90|| align=right|5,783||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78365)||2002 PT115|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,129|| align=right|12,04|| align=right|4,476||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78366)||2002 PP116|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,081|| align=right|5,92|| align=right|5,641||MBA||14. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78367)||2002 PS117|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,125|| align=right|8,26|| align=right|4,642||MBA||15. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78368)||2002 PB119|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,073|| align=right|4,17|| align=right|4,499||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78369)||2002 PP120|| align=right|16,2|| align=right|2,713|| align=right|0,031|| align=right|5,14|| align=right|4,468||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78370)||2002 PR120|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,013|| align=right|4,49|| align=right|4,577||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78371)||2002 PJ124|| align=right|14,9|| align=right|3,194|| align=right|0,132|| align=right|6,37|| align=right|5,708||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78372)||2002 PJ125|| align=right|15,4|| align=right|2,900|| align=right|0,052|| align=right|3,11|| align=right|4,939||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78373)||2002 PT125|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,169|| align=right|3,06|| align=right|4,119||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78374)||2002 PF126|| align=right|16,9|| align=right|2,410|| align=right|0,189|| align=right|4,19|| align=right|3,739||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78375)||2002 PV127|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,094|| align=right|6,73|| align=right|4,348||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78376)||2002 PC128|| align=right|14,9|| align=right|3,236|| align=right|0,139|| align=right|1,61|| align=right|5,821||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78377)||2002 PF133|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,051|| align=right|4,12|| align=right|4,607||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78378)||2002 PS133|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,103|| align=right|2,27|| align=right|5,005||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78379)||2002 PW133|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,096|| align=right|1,01|| align=right|4,875||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78380)||2002 PZ133|| align=right|15,9|| align=right|3,003|| align=right|0,140|| align=right|3,39|| align=right|5,203||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78381)||2002 PQ135|| align=right|15,8|| align=right|2,760|| align=right|0,228|| align=right|1,40|| align=right|4,585||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78382)||2002 PY135|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,081|| align=right|4,72|| align=right|4,690||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78383)||2002 PM137|| align=right|16,2|| align=right|2,708|| align=right|0,063|| align=right|5,17|| align=right|4,455||MBA||15. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78384)||2002 PD139|| align=right|14,7|| align=right|3,166|| align=right|0,219|| align=right|4,27|| align=right|5,633||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78385)||2002 PD142|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,092|| align=right|23,50|| align=right|5,533||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78386)||2002 PF155|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,034|| align=right|5,65|| align=right|4,366||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78387)||2002 PD156|| align=right|15,7|| align=right|2,739|| align=right|0,059|| align=right|4,53|| align=right|4,531||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78388)||2002 PT156|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,155|| align=right|1,00|| align=right|5,220||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78389)||2002 PP158|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,138|| align=right|4,52|| align=right|5,356||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78390)||2002 PQ163|| align=right|15,5|| align=right|3,113|| align=right|0,210|| align=right|9,56|| align=right|5,490||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78391) Michaeljäger||2002 PT163|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,228|| align=right|14,51|| align=right|5,492||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Honig
|-
|(78392) Dellinger||2002 PM165|| align=right|16,1|| align=right|2,691|| align=right|0,041|| align=right|2,33|| align=right|4,413||MBA||9. srpna 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|(78393) Dillon||2002 PW165|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,108|| align=right|2,20|| align=right|4,284||MBA||8. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(78394) Garossino||2002 PB166|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,096|| align=right|5,62|| align=right|3,819||MBA||9. srpna 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|(78395)||2002 QF1|| align=right|14,3|| align=right|3,247|| align=right|0,103|| align=right|9,41|| align=right|5,851||MBA||16. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78396)||2002 QW1|| align=right|15,5|| align=right|3,211|| align=right|0,134|| align=right|6,35|| align=right|5,754||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78397)||2002 QE2|| align=right|15,5|| align=right|2,799|| align=right|0,021|| align=right|3,55|| align=right|4,683||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78398)||2002 QS3|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,008|| align=right|5,87|| align=right|5,011||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78399)||2002 QW4|| align=right|14,9|| align=right|2,771|| align=right|0,170|| align=right|6,09|| align=right|4,612||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78400)||2002 QG5|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,219|| align=right|15,68|| align=right|5,742||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78401)||2002 QS8|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,176|| align=right|10,32|| align=right|5,343||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78402)||2002 QW8|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,171|| align=right|2,81|| align=right|5,370||MBA||19. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78403)||2002 QJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,983|| align=right|0,079|| align=right|10,95|| align=right|5,152||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78404)||2002 QG14|| align=right|14,3|| align=right|3,011|| align=right|0,051|| align=right|11,01|| align=right|5,225||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78405)||2002 QW14|| align=right|14,0|| align=right|3,258|| align=right|0,155|| align=right|10,99|| align=right|5,880||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78406)||2002 QP17|| align=right|16,2|| align=right|3,066|| align=right|0,130|| align=right|1,04|| align=right|5,367||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78407)||2002 QV17|| align=right|15,9|| align=right|3,053|| align=right|0,190|| align=right|1,04|| align=right|5,333||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78408)||2002 QV18|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,070|| align=right|4,33|| align=right|4,643||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78409)||2002 QR19|| align=right|15,6|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|9,47|| align=right|4,526||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78410)||2002 QU21|| align=right|17,2|| align=right|2,255|| align=right|0,056|| align=right|2,69|| align=right|3,385||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78411)||2002 QG28|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,087|| align=right|1,23|| align=right|3,510||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78412)||2002 QF29|| align=right|14,8|| align=right|2,876|| align=right|0,035|| align=right|7,09|| align=right|4,877||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78413)||2002 QZ33|| align=right|16,5|| align=right|2,233|| align=right|0,080|| align=right|1,98|| align=right|3,337||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78414)||2002 QS34|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,110|| align=right|5,05|| align=right|4,021||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78415)||2002 QV34|| align=right|16,4|| align=right|2,740|| align=right|0,046|| align=right|3,14|| align=right|4,534||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78416)||2002 QU35|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,143|| align=right|4,49|| align=right|3,598||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78417)||2002 QE37|| align=right|17,5|| align=right|2,375|| align=right|0,119|| align=right|2,22|| align=right|3,660||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78418)||2002 QH38|| align=right|14,8|| align=right|3,144|| align=right|0,179|| align=right|1,07|| align=right|5,575||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78419)||2002 QX39|| align=right|15,6|| align=right|3,404|| align=right|0,153|| align=right|5,94|| align=right|6,281||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78420)||2002 QU40|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,249|| align=right|5,72|| align=right|5,375||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78421)||2002 QE41|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,119|| align=right|9,63|| align=right|5,235||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78422)||2002 QN41|| align=right|14,0|| align=right|2,919|| align=right|0,175|| align=right|12,71|| align=right|4,988||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78423)||2002 QY41|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,157|| align=right|1,13|| align=right|5,414||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78424)||2002 QB42|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,031|| align=right|5,15|| align=right|4,588||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78425)||2002 QO42|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,315|| align=right|7,97|| align=right|4,368||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78426)||2002 QY44|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,194|| align=right|2,09|| align=right|3,673||MBA||30. srpna 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(78427)||2002 QY45|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,062|| align=right|6,77|| align=right|3,560||MBA||29. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78428)||2002 QC46|| align=right|15,8|| align=right|3,015|| align=right|0,167|| align=right|7,10|| align=right|5,235||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78429) Baschek||2002 QN48|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,108|| align=right|9,70|| align=right|5,128||MBA||18. srpna 2002||Palomar||S. F. Honig
|-
|(78430) Andrewpearce||2002 QX48|| align=right|16,4|| align=right|2,709|| align=right|0,057|| align=right|3,22|| align=right|4,458||MBA||18. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(78431) Kemble||2002 QJ50|| align=right|17,1|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|2,99|| align=right|3,820||MBA||16. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(78432) Helensailer||2002 QR50|| align=right|15,4|| align=right|3,251|| align=right|0,106|| align=right|3,78|| align=right|5,860||MBA||29. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(78433) Gertrudolf||2002 QF56|| align=right|16,1|| align=right|2,633|| align=right|0,029|| align=right|2,66|| align=right|4,271||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Honig
|-
|(78434) Dyer||2002 QL58|| align=right|16,1|| align=right|2,786|| align=right|0,014|| align=right|4,32|| align=right|4,649||MBA||17. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(78435)||2002 RY2|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,165|| align=right|6,60|| align=right|5,427||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78436)||2002 RV4|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,055|| align=right|11,28|| align=right|5,568||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78437)||2002 RJ5|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,139|| align=right|11,94|| align=right|5,400||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78438)||2002 RR6|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,122|| align=right|8,51|| align=right|4,544||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78439)||2002 RV7|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,194|| align=right|1,75|| align=right|3,719||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78440)||2002 RL13|| align=right|13,9|| align=right|3,236|| align=right|0,167|| align=right|2,44|| align=right|5,821||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78441)||2002 RQ13|| align=right|16,8|| align=right|2,365|| align=right|0,196|| align=right|2,54|| align=right|3,637||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78442)||2002 RN14|| align=right|15,0|| align=right|3,163|| align=right|0,028|| align=right|4,74|| align=right|5,625||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78443)||2002 RE15|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,199|| align=right|3,14|| align=right|5,429||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78444)||2002 RB19|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,171|| align=right|5,82|| align=right|5,509||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78445)||2002 RS19|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,226|| align=right|8,73|| align=right|4,561||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78446)||2002 RT19|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,191|| align=right|3,06|| align=right|5,451||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78447)||2002 RN20|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,075|| align=right|2,94|| align=right|4,972||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78448)||2002 RQ21|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,232|| align=right|5,84|| align=right|4,572||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78449)||2002 RU23|| align=right|15,8|| align=right|2,681|| align=right|0,139|| align=right|4,84|| align=right|4,390||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78450)||2002 RJ24|| align=right|16,1|| align=right|2,605|| align=right|0,068|| align=right|1,34|| align=right|4,204||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78451)||2002 RY24|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,128|| align=right|14,67|| align=right|4,127||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78452)||2002 RZ24|| align=right|13,4|| align=right|3,019|| align=right|0,161|| align=right|14,88|| align=right|5,246||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78453)||2002 RD26|| align=right|14,7|| align=right|3,205|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|5,738||MBA||3. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78454)||2002 RD29|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,061|| align=right|5,09|| align=right|4,574||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78455)||2002 RR29|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,239|| align=right|25,64|| align=right|5,560||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78456)||2002 RL31|| align=right|16,3|| align=right|2,522|| align=right|0,066|| align=right|4,27|| align=right|4,003||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78457)||2002 RZ31|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,154|| align=right|2,46|| align=right|4,417||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78458)||2002 RM35|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,184|| align=right|14,27|| align=right|4,064||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78459)||2002 RR35|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,133|| align=right|4,94|| align=right|4,409||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78460)||2002 RD36|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,064|| align=right|4,43|| align=right|4,678||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78461)||2002 RH37|| align=right|16,2|| align=right|2,625|| align=right|0,012|| align=right|2,57|| align=right|4,252||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78462)||2002 RQ37|| align=right|15,2|| align=right|2,516|| align=right|0,072|| align=right|3,44|| align=right|3,991||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78463)||2002 RV40|| align=right|16,7|| align=right|2,577|| align=right|0,187|| align=right|2,79|| align=right|4,136||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78464)||2002 RC42|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,098|| align=right|2,74|| align=right|4,233||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78465)||2002 RK43|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,073|| align=right|12,63|| align=right|4,279||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78466)||2002 RR43|| align=right|15,5|| align=right|3,158|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|5,610||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78467)||2002 RZ43|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,100|| align=right|2,67|| align=right|4,576||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78468)||2002 RL44|| align=right|15,6|| align=right|3,057|| align=right|0,165|| align=right|7,57|| align=right|5,345||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78469)||2002 RN44|| align=right|15,4|| align=right|2,708|| align=right|0,097|| align=right|4,18|| align=right|4,456||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78470)||2002 RM45|| align=right|13,5|| align=right|3,937|| align=right|0,275|| align=right|4,00|| align=right|7,811||HLD||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78471)||2002 RR46|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,056|| align=right|3,49|| align=right|4,588||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78472)||2002 RE47|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,105|| align=right|5,32|| align=right|4,113||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78473)||2002 RE48|| align=right|14,8|| align=right|2,929|| align=right|0,082|| align=right|2,95|| align=right|5,013||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78474)||2002 RB49|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,117|| align=right|6,44|| align=right|3,608||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78475)||2002 RM49|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|4,97|| align=right|3,421||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78476)||2002 RQ50|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,128|| align=right|8,14|| align=right|5,487||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78477)||2002 RF51|| align=right|14,0|| align=right|3,966|| align=right|0,171|| align=right|8,38|| align=right|7,899||HLD||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78478)||2002 RE52|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,210|| align=right|16,15|| align=right|5,515||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78479)||2002 RO52|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,071|| align=right|3,07|| align=right|4,790||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78480)||2002 RA53|| align=right|15,0|| align=right|2,949|| align=right|0,101|| align=right|2,10|| align=right|5,065||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78481)||2002 RY53|| align=right|15,4|| align=right|3,097|| align=right|0,122|| align=right|2,91|| align=right|5,450||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78482)||2002 RR54|| align=right|15,1|| align=right|2,921|| align=right|0,073|| align=right|5,74|| align=right|4,992||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78483)||2002 RV54|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,047|| align=right|6,86|| align=right|3,433||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78484)||2002 RS57|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,082|| align=right|4,28|| align=right|4,498||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78485)||2002 RX58|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,105|| align=right|4,47|| align=right|5,417||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78486)||2002 RN59|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,161|| align=right|9,69|| align=right|4,723||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78487)||2002 RO59|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,111|| align=right|11,20|| align=right|5,274||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78488)||2002 RJ60|| align=right|14,3|| align=right|3,253|| align=right|0,125|| align=right|3,23|| align=right|5,866||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78489)||2002 RZ60|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,233|| align=right|2,78|| align=right|3,761||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78490)||2002 RF61|| align=right|13,9|| align=right|2,715|| align=right|0,271|| align=right|17,45|| align=right|4,472||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78491)||2002 RQ61|| align=right|14,4|| align=right|3,198|| align=right|0,101|| align=right|5,72|| align=right|5,718||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78492)||2002 RX61|| align=right|14,5|| align=right|2,341|| align=right|0,070|| align=right|12,97|| align=right|3,581||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78493)||2002 RS62|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|13,80|| align=right|4,238||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78494)||2002 RX63|| align=right|17,0|| align=right|2,266|| align=right|0,198|| align=right|4,02|| align=right|3,409||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78495)||2002 RZ64|| align=right|14,1|| align=right|2,842|| align=right|0,142|| align=right|11,42|| align=right|4,789||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78496)||2002 RH67|| align=right|14,0|| align=right|3,003|| align=right|0,075|| align=right|8,66|| align=right|5,203||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78497)||2002 RR71|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,241|| align=right|10,83|| align=right|4,439||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78498)||2002 RX72|| align=right|15,4|| align=right|3,115|| align=right|0,183|| align=right|1,97|| align=right|5,498||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78499)||2002 RQ74|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|6,48|| align=right|3,464||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78500)||2002 RO75|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,070|| align=right|10,10|| align=right|5,490||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78501)||2002 RA77|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,135|| align=right|6,82|| align=right|5,258||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78502)||2002 RV80|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,134|| align=right|8,85|| align=right|4,624||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78503)||2002 RO81|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,131|| align=right|3,64|| align=right|5,239||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78504)||2002 RM82|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,213|| align=right|16,56|| align=right|5,454||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78505)||2002 RS84|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,147|| align=right|9,31|| align=right|5,638||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78506)||2002 RU84|| align=right|16,8|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|1,72|| align=right|3,496||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78507)||2002 RY84|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,180|| align=right|1,48|| align=right|3,667||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78508)||2002 RJ85|| align=right|15,9|| align=right|2,540|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|4,047||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78509)||2002 RM85|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,112|| align=right|9,58|| align=right|4,245||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78510)||2002 RU85|| align=right|14,4|| align=right|3,206|| align=right|0,236|| align=right|2,11|| align=right|5,738||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78511)||2002 RN86|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,098|| align=right|2,86|| align=right|4,658||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78512)||2002 RK87|| align=right|15,3|| align=right|2,999|| align=right|0,177|| align=right|1,43|| align=right|5,193||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78513)||2002 RL87|| align=right|14,4|| align=right|2,927|| align=right|0,086|| align=right|2,45|| align=right|5,008||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78514)||2002 RF88|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,143|| align=right|1,48|| align=right|5,352||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78515)||2002 RV90|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|0,74|| align=right|3,803||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78516)||2002 RH92|| align=right|15,5|| align=right|2,918|| align=right|0,110|| align=right|2,15|| align=right|4,983||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78517)||2002 RW92|| align=right|15,1|| align=right|2,848|| align=right|0,082|| align=right|2,06|| align=right|4,805||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78518)||2002 RF93|| align=right|14,3|| align=right|3,006|| align=right|0,091|| align=right|9,17|| align=right|5,211||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78519)||2002 RL94|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,097|| align=right|2,03|| align=right|4,044||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78520)||2002 RQ95|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|2,21|| align=right|3,650||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78521)||2002 RH96|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,094|| align=right|5,12|| align=right|4,635||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78522)||2002 RM96|| align=right|13,9|| align=right|2,939|| align=right|0,091|| align=right|10,28|| align=right|5,037||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78523)||2002 RV96|| align=right|16,6|| align=right|2,431|| align=right|0,209|| align=right|2,32|| align=right|3,790||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78524)||2002 RM97|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,140|| align=right|1,45|| align=right|5,640||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78525)||2002 RY97|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,096|| align=right|8,68|| align=right|5,206||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78526)||2002 RH98|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,016|| align=right|3,81|| align=right|3,590||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78527)||2002 RJ98|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,137|| align=right|11,48|| align=right|5,409||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78528)||2002 RO98|| align=right|14,8|| align=right|3,218|| align=right|0,123|| align=right|5,39|| align=right|5,771||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78529)||2002 RZ98|| align=right|14,8|| align=right|3,149|| align=right|0,102|| align=right|6,00|| align=right|5,588||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78530)||2002 RW100|| align=right|13,9|| align=right|3,065|| align=right|0,070|| align=right|15,66|| align=right|5,364||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78531)||2002 RM103|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,020|| align=right|5,72|| align=right|4,551||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78532)||2002 RQ104|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,090|| align=right|11,42|| align=right|5,300||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78533)||2002 RL106|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,172|| align=right|5,30|| align=right|5,490||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78534)||2002 RB109|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,113|| align=right|12,11|| align=right|4,682||MBA||6. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78535)||2002 RC109|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,108|| align=right|14,39|| align=right|4,187||MBA||6. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78536)||2002 RV111|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,154|| align=right|6,73|| align=right|5,541||MBA||7. září 2002||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(78537)||2002 RP114|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,078|| align=right|4,05|| align=right|4,494||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78538)||2002 RP116|| align=right|14,1|| align=right|2,804|| align=right|0,157|| align=right|10,78|| align=right|4,696||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78539)||2002 RV116|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,197|| align=right|8,42|| align=right|4,574||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78540)||2002 RH117|| align=right|16,1|| align=right|3,195|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,710||MBA||7. září 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(78541)||2002 RV117|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,173|| align=right|15,53|| align=right|5,331||MBA||2. září 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(78542)||2002 RH119|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,090|| align=right|7,39|| align=right|3,454||MBA||9. září 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(78543)||2002 RK119|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,173|| align=right|3,90|| align=right|4,508||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78544)||2002 RZ120|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|6,27|| align=right|3,476||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78545)||2002 RT121|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,262|| align=right|6,46|| align=right|3,277||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78546)||2002 RF122|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,048|| align=right|16,60|| align=right|5,771||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78547)||2002 RZ122|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,138|| align=right|12,65|| align=right|4,576||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78548)||2002 RM126|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,187|| align=right|6,01|| align=right|4,112||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78549)||2002 RS126|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,282|| align=right|7,80|| align=right|4,588||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78550)||2002 RS128|| align=right|15,0|| align=right|3,109|| align=right|0,073|| align=right|17,54|| align=right|5,482||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78551)||2002 RQ134|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,152|| align=right|9,89|| align=right|5,741||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78552)||2002 RD135|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,158|| align=right|9,79|| align=right|4,496||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78553)||2002 RM135|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,100|| align=right|14,57|| align=right|4,069||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78554)||2002 RH136|| align=right|15,2|| align=right|2,445|| align=right|0,138|| align=right|5,34|| align=right|3,821||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78555)||2002 RF139|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,007|| align=right|11,17|| align=right|5,404||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78556)||2002 RH140|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,144|| align=right|7,99|| align=right|3,712||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78557)||2002 RN140|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,137|| align=right|9,94|| align=right|4,525||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78558)||2002 RO152|| align=right|15,0|| align=right|2,962|| align=right|0,072|| align=right|11,16|| align=right|5,097||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78559)||2002 RG154|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,145|| align=right|14,71|| align=right|4,105||MBA||14. září 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(78560)||2002 RL154|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,085|| align=right|9,77|| align=right|5,149||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78561)||2002 RO154|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,068|| align=right|8,06|| align=right|3,797||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78562)||2002 RB160|| align=right|15,3|| align=right|3,196|| align=right|0,160|| align=right|2,21|| align=right|5,713||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78563)||2002 RV168|| align=right|16,9|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|3,42|| align=right|3,410||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78564)||2002 RH172|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,063|| align=right|7,08|| align=right|4,531||MBA||13. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78565)||2002 RX172|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,041|| align=right|15,58|| align=right|4,016||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78566)||2002 RG173|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,103|| align=right|11,55|| align=right|4,088||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78567)||2002 RR180|| align=right|16,5|| align=right|2,670|| align=right|0,024|| align=right|3,32|| align=right|4,363||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78568)||2002 RW181|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,176|| align=right|5,39|| align=right|5,418||MBA||13. září 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78569)||2002 RC184|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,118|| align=right|14,33|| align=right|5,795||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78570)||2002 RB197|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,020|| align=right|6,65|| align=right|4,234||MBA||12. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78571)||2002 RQ211|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|2,22|| align=right|4,442||MBA||13. září 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78572)||2002 RT212|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,120|| align=right|10,08|| align=right|4,654||MBA||15. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78573)||2002 RT213|| align=right|14,2|| align=right|3,011|| align=right|0,158|| align=right|11,99|| align=right|5,223||MBA||13. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78574)||2002 RB214|| align=right|15,0|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|9,41|| align=right|5,114||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78575)||2002 RC224|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,077|| align=right|9,40|| align=right|5,172||MBA||13. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78576)||2002 RB228|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,088|| align=right|10,11|| align=right|5,661||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78577) JPL||2002 RG232|| align=right|16,0|| align=right|2,944|| align=right|0,095|| align=right|0,73|| align=right|5,052||MBA||10. září 2002||Wrightwood||J. Young
|-
|(78578) Donpettit||2002 RM233|| align=right|16,6|| align=right|2,577|| align=right|0,037|| align=right|3,05|| align=right|4,137||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(78579)||2002 SV4|| align=right|15,8|| align=right|3,055|| align=right|0,093|| align=right|2,67|| align=right|5,339||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78580)||2002 SW5|| align=right|16,5|| align=right|2,696|| align=right|0,079|| align=right|3,37|| align=right|4,426||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78581)||2002 SZ5|| align=right|15,7|| align=right|2,898|| align=right|0,048|| align=right|2,50|| align=right|4,933||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78582)||2002 SG6|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,093|| align=right|3,00|| align=right|3,675||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78583)||2002 SS10|| align=right|15,2|| align=right|2,810|| align=right|0,033|| align=right|5,10|| align=right|4,709||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78584)||2002 SU10|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,142|| align=right|3,88|| align=right|5,394||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78585)||2002 SF12|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,243|| align=right|2,57|| align=right|5,394||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78586)||2002 SU12|| align=right|15,2|| align=right|3,256|| align=right|0,155|| align=right|0,66|| align=right|5,875||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78587)||2002 SZ12|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,322|| align=right|20,31|| align=right|3,659||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78588)||2002 SP15|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,106|| align=right|13,24|| align=right|4,192||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78589)||2002 SY15|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,051|| align=right|13,14|| align=right|4,160||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78590)||2002 SQ16|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,096|| align=right|17,04|| align=right|5,570||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78591)||2002 SX18|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,194|| align=right|10,87|| align=right|4,553||MBA||27. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78592)||2002 SB19|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,090|| align=right|13,99|| align=right|4,180||MBA||27. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78593)||2002 SC19|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,082|| align=right|3,25|| align=right|4,366||MBA||27. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78594)||2002 SQ20|| align=right|15,7|| align=right|2,865|| align=right|0,049|| align=right|2,31|| align=right|4,848||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78595)||2002 SR20|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,151|| align=right|2,16|| align=right|4,176||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78596)||2002 SK21|| align=right|15,6|| align=right|2,944|| align=right|0,102|| align=right|2,54|| align=right|5,050||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78597)||2002 SQ23|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,052|| align=right|7,32|| align=right|3,538||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78598)||2002 SP24|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|5,556||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78599)||2002 SM27|| align=right|14,4|| align=right|2,950|| align=right|0,078|| align=right|5,94|| align=right|5,067||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78600)||2002 SR27|| align=right|15,1|| align=right|3,095|| align=right|0,166|| align=right|5,91|| align=right|5,444||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78601)||2002 SL31|| align=right|13,7|| align=right|3,110|| align=right|0,073|| align=right|11,09|| align=right|5,484||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78602)||2002 ST31|| align=right|16,4|| align=right|2,718|| align=right|0,167|| align=right|5,80|| align=right|4,479||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78603)||2002 SZ32|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,165|| align=right|4,30|| align=right|4,599||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78604)||2002 SS37|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,060|| align=right|5,41|| align=right|4,483||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78605)||2002 SA38|| align=right|14,7|| align=right|3,233|| align=right|0,137|| align=right|4,53|| align=right|5,812||MBA||30. září 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(78606)||2002 SD46|| align=right|15,2|| align=right|2,987|| align=right|0,043|| align=right|3,52|| align=right|5,161||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78607)||2002 SY49|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,158|| align=right|4,61|| align=right|5,623||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78608)||2002 SC53|| align=right|14,2|| align=right|2,447|| align=right|0,163|| align=right|23,20|| align=right|3,828||MBA||18. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78609)||2002 SY53|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,153|| align=right|13,94|| align=right|4,278||MBA||21. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78610)||2002 SM54|| align=right|15,2|| align=right|3,226|| align=right|0,088|| align=right|10,79|| align=right|5,794||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78611)||2002 SA55|| align=right|15,9|| align=right|2,697|| align=right|0,173|| align=right|12,17|| align=right|4,428||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78612)||2002 SP57|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|15,84|| align=right|4,220||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78613)||2002 SB58|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,037|| align=right|9,83|| align=right|4,523||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78614)||2002 SF58|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,112|| align=right|11,53|| align=right|5,228||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78615)||2002 SH59|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,097|| align=right|9,99|| align=right|4,543||MBA||16. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78616)||2002 SB62|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,059|| align=right|9,34|| align=right|5,362||MBA||17. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78617)||2002 TV2|| align=right|14,8|| align=right|3,048|| align=right|0,216|| align=right|1,80|| align=right|5,321||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78618)||2002 TH5|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,099|| align=right|15,25|| align=right|4,195||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78619)||2002 TN5|| align=right|14,3|| align=right|3,250|| align=right|0,116|| align=right|6,03|| align=right|5,858||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78620)||2002 TB7|| align=right|15,3|| align=right|2,894|| align=right|0,084|| align=right|2,78|| align=right|4,922||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78621)||2002 TS8|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,201|| align=right|3,48|| align=right|4,437||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78622)||2002 TY9|| align=right|14,2|| align=right|3,259|| align=right|0,145|| align=right|10,93|| align=right|5,883||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78623)||2002 TV13|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,031|| align=right|6,69|| align=right|4,644||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78624)||2002 TL14|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,072|| align=right|6,94|| align=right|4,613||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78625)||2002 TU14|| align=right|14,9|| align=right|3,191|| align=right|0,153|| align=right|1,72|| align=right|5,700||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78626)||2002 TQ21|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,230|| align=right|2,43|| align=right|3,487||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78627)||2002 TD23|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,104|| align=right|4,80|| align=right|5,543||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78628)||2002 TS24|| align=right|15,1|| align=right|3,041|| align=right|0,116|| align=right|0,55|| align=right|5,303||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78629)||2002 TK26|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,132|| align=right|10,06|| align=right|5,348||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78630)||2002 TG27|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,064|| align=right|2,41|| align=right|4,345||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78631)||2002 TD29|| align=right|15,5|| align=right|3,117|| align=right|0,095|| align=right|1,57|| align=right|5,502||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78632)||2002 TO29|| align=right|14,6|| align=right|3,225|| align=right|0,174|| align=right|1,15|| align=right|5,791||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78633)||2002 TK30|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,594||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78634)||2002 TD35|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,111|| align=right|0,80|| align=right|5,050||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78635)||2002 TF36|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,013|| align=right|2,66|| align=right|5,282||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78636)||2002 TL36|| align=right|15,7|| align=right|2,865|| align=right|0,017|| align=right|1,97|| align=right|4,848||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78637)||2002 TU36|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,075|| align=right|11,14|| align=right|5,513||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78638)||2002 TF37|| align=right|15,3|| align=right|3,062|| align=right|0,131|| align=right|4,69|| align=right|5,357||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78639)||2002 TQ37|| align=right|16,9|| align=right|2,949|| align=right|0,125|| align=right|0,91|| align=right|5,062||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78640)||2002 TU37|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,115|| align=right|13,49|| align=right|4,807||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78641)||2002 TW38|| align=right|14,0|| align=right|3,165|| align=right|0,044|| align=right|12,00|| align=right|5,631||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78642)||2002 TY39|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,133|| align=right|2,65|| align=right|4,910||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78643)||2002 TA42|| align=right|15,3|| align=right|3,056|| align=right|0,211|| align=right|2,92|| align=right|5,342||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78644)||2002 TA44|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,090|| align=right|7,61|| align=right|3,788||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78645)||2002 TG45|| align=right|14,5|| align=right|3,130|| align=right|0,040|| align=right|5,32|| align=right|5,536||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78646)||2002 TV46|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,141|| align=right|2,64|| align=right|5,568||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78647)||2002 TQ48|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|5,91|| align=right|3,363||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78648)||2002 TS49|| align=right|15,3|| align=right|3,078|| align=right|0,247|| align=right|3,67|| align=right|5,399||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78649)||2002 TF50|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,102|| align=right|11,07|| align=right|4,614||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78650)||2002 TG51|| align=right|14,0|| align=right|3,146|| align=right|0,031|| align=right|15,48|| align=right|5,580||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78651)||2002 TM57|| align=right|14,9|| align=right|2,863|| align=right|0,143|| align=right|1,01|| align=right|4,844||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78652)||2002 TG62|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,129|| align=right|7,60|| align=right|4,210||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78653)||2002 TQ66|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,173|| align=right|25,09|| align=right|3,502||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78654)||2002 TB72|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,005|| align=right|11,28|| align=right|4,031||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78655)||2002 TA73|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,065|| align=right|8,39|| align=right|4,398||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78656)||2002 TL73|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|5,477||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78657)||2002 TS76|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,085|| align=right|3,90|| align=right|4,523||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78658)||2002 TS77|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,188|| align=right|9,40|| align=right|4,508||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78659)||2002 TD79|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,089|| align=right|9,86|| align=right|5,169||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78660)||2002 TE83|| align=right|14,6|| align=right|2,794|| align=right|0,224|| align=right|9,10|| align=right|4,670||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78661)||2002 TW85|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,034|| align=right|2,65|| align=right|3,569||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78662)||2002 TN86|| align=right|15,0|| align=right|3,256|| align=right|0,078|| align=right|12,06|| align=right|5,874||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78663)||2002 TG89|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,119|| align=right|10,40|| align=right|5,376||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78664)||2002 TN89|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,134|| align=right|9,53|| align=right|5,115||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78665)||2002 TO89|| align=right|14,9|| align=right|3,001|| align=right|0,094|| align=right|3,75|| align=right|5,198||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78666)||2002 TZ89|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,157|| align=right|5,75|| align=right|3,607||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78667)||2002 TM97|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,166|| align=right|18,50|| align=right|4,314||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78668)||2002 TO101|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,100|| align=right|9,43|| align=right|5,647||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78669)||2002 TU107|| align=right|15,6|| align=right|2,974|| align=right|0,049|| align=right|0,51|| align=right|5,129||MBA||5. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78670)||2002 TA108|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,089|| align=right|7,40|| align=right|3,593||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78671)||2002 TZ108|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,070|| align=right|10,98|| align=right|5,292||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78672)||2002 TK112|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,093|| align=right|5,89|| align=right|3,330||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78673)||2002 TP114|| align=right|13,9|| align=right|3,070|| align=right|0,033|| align=right|9,01|| align=right|5,379||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78674)||2002 TJ115|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,175|| align=right|8,62|| align=right|5,570||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78675)||2002 TH118|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,044|| align=right|9,14|| align=right|5,124||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78676)||2002 TJ123|| align=right|14,0|| align=right|3,165|| align=right|0,049|| align=right|15,34|| align=right|5,629||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78677)||2002 TW128|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,096|| align=right|7,97|| align=right|4,620||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78678)||2002 TC129|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,176|| align=right|6,91|| align=right|4,148||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78679)||2002 TY129|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,047|| align=right|11,75|| align=right|5,141||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78680)||2002 TR131|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|9,26|| align=right|5,489||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78681)||2002 TK136|| align=right|14,9|| align=right|2,859|| align=right|0,103|| align=right|17,21|| align=right|4,833||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78682)||2002 TY136|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,074|| align=right|9,82|| align=right|5,176||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78683)||2002 TE137|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,065|| align=right|8,56|| align=right|5,462||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78684)||2002 TL137|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,062|| align=right|7,40|| align=right|5,396||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78685)||2002 TY138|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,068|| align=right|12,10|| align=right|4,540||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78686)||2002 TA139|| align=right|14,7|| align=right|2,517|| align=right|0,107|| align=right|8,21|| align=right|3,992||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78687)||2002 TP139|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,089|| align=right|8,23|| align=right|5,425||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78688)||2002 TJ147|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,038|| align=right|9,14|| align=right|5,421||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78689)||2002 TL157|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,110|| align=right|11,56|| align=right|5,232||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78690)||2002 TY159|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,182|| align=right|13,64|| align=right|5,597||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78691)||2002 TQ161|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,128|| align=right|14,05|| align=right|4,296||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78692)||2002 TA167|| align=right|12,8|| align=right|3,459|| align=right|0,153|| align=right|15,83|| align=right|6,431||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78693)||2002 TY167|| align=right|13,3|| align=right|3,249|| align=right|0,076|| align=right|14,30|| align=right|5,856||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78694)||2002 TN168|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,173|| align=right|11,23|| align=right|4,434||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78695)||2002 TT168|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,044|| align=right|12,38|| align=right|4,482||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78696)||2002 TB170|| align=right|16,2|| align=right|2,192|| align=right|0,199|| align=right|8,89|| align=right|3,246||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78697)||2002 TZ170|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,066|| align=right|11,06|| align=right|5,435||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78698)||2002 TD171|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,242|| align=right|25,41|| align=right|5,525||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78699)||2002 TN172|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,274|| align=right|25,15|| align=right|5,632||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78700)||2002 TB173|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,101|| align=right|10,29|| align=right|5,344||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78701)||2002 TO175|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,129|| align=right|12,65|| align=right|4,318||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78702)||2002 TW175|| align=right|14,4|| align=right|2,580|| align=right|0,169|| align=right|11,96|| align=right|4,143||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78703)||2002 TF176|| align=right|13,7|| align=right|3,050|| align=right|0,138|| align=right|9,92|| align=right|5,325||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78704)||2002 TY177|| align=right|13,2|| align=right|2,804|| align=right|0,068|| align=right|21,44|| align=right|4,695||MBA||11. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78705)||2002 TE180|| align=right|13,6|| align=right|2,718|| align=right|0,179|| align=right|27,00|| align=right|4,479||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78706)||2002 TJ181|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,114|| align=right|4,40|| align=right|5,462||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78707)||2002 TY181|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,163|| align=right|0,34|| align=right|5,662||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78708)||2002 TC183|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,280|| align=right|8,96|| align=right|5,372||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78709)||2002 TV183|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,119|| align=right|10,41|| align=right|4,119||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78710)||2002 TV184|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,136|| align=right|2,07|| align=right|3,539||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78711)||2002 TM187|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,232|| align=right|4,60|| align=right|3,687||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78712)||2002 TC192|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,163|| align=right|10,87|| align=right|5,434||MBA||5. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78713)||2002 TV192|| align=right|15,0|| align=right|3,368|| align=right|0,129|| align=right|20,70|| align=right|6,179||MBA||5. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78714)||2002 TX199|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,144|| align=right|16,24|| align=right|4,038||MBA||6. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78715)||2002 TC200|| align=right|13,9|| align=right|2,741|| align=right|0,209|| align=right|13,22|| align=right|4,537||MBA||6. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78716)||2002 TH210|| align=right|15,1|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|2,77|| align=right|4,339||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78717)||2002 TJ211|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,093|| align=right|10,98|| align=right|5,353||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78718)||2002 TU214|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,042|| align=right|10,39|| align=right|5,342||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78719)||2002 TB215|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,104|| align=right|11,51|| align=right|5,117||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78720)||2002 TJ216|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,092|| align=right|11,06|| align=right|5,109||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78721)||2002 TU219|| align=right|14,7|| align=right|3,032|| align=right|0,079|| align=right|8,45|| align=right|5,279||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78722)||2002 TR221|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,162|| align=right|13,89|| align=right|5,572||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78723)||2002 TZ223|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,190|| align=right|14,12|| align=right|4,093||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78724)||2002 TJ230|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,240|| align=right|17,26|| align=right|5,491||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78725)||2002 TM230|| align=right|13,7|| align=right|3,399|| align=right|0,118|| align=right|16,27|| align=right|6,266||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78726)||2002 TC231|| align=right|15,5|| align=right|3,166|| align=right|0,072|| align=right|10,57|| align=right|5,633||MBA||8. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78727)||2002 TN231|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,030|| align=right|11,56|| align=right|5,147||MBA||8. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78728)||2002 TK233|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,190|| align=right|12,96|| align=right|4,388||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78729)||2002 TF237|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,085|| align=right|13,81|| align=right|4,372||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78730)||2002 TV238|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,073|| align=right|20,10|| align=right|5,589||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78731)||2002 TT239|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,035|| align=right|10,39|| align=right|5,335||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78732)||2002 TH242|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,117|| align=right|14,81|| align=right|5,406||MBA||9. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78733)||2002 TA243|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,076|| align=right|4,89|| align=right|4,493||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78734)||2002 TR251|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,150|| align=right|5,71|| align=right|5,520||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78735)||2002 TC253|| align=right|15,2|| align=right|3,153|| align=right|0,218|| align=right|8,50|| align=right|5,598||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78736)||2002 TJ260|| align=right|14,0|| align=right|3,128|| align=right|0,030|| align=right|16,59|| align=right|5,531||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78737)||2002 TV263|| align=right|14,2|| align=right|3,160|| align=right|0,193|| align=right|7,93|| align=right|5,618||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78738)||2002 TT267|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,161|| align=right|3,16|| align=right|4,210||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78739)||2002 TD269|| align=right|14,3|| align=right|2,988|| align=right|0,070|| align=right|8,57|| align=right|5,164||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78740)||2002 TK272|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,090|| align=right|6,47|| align=right|3,707||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78741)||2002 TN272|| align=right|13,7|| align=right|3,152|| align=right|0,139|| align=right|4,00|| align=right|5,596||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78742)||2002 TW272|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,085|| align=right|3,15|| align=right|4,644||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78743)||2002 TZ273|| align=right|14,7|| align=right|3,186|| align=right|0,155|| align=right|4,85|| align=right|5,685||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78744)||2002 TD274|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,156|| align=right|4,12|| align=right|5,523||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78745)||2002 TD275|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,113|| align=right|4,42|| align=right|5,377||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78746)||2002 TW275|| align=right|15,1|| align=right|3,043|| align=right|0,105|| align=right|4,07|| align=right|5,308||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78747)||2002 TX275|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,041|| align=right|3,34|| align=right|4,350||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78748)||2002 TD276|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,038|| align=right|4,19|| align=right|4,520||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78749)||2002 TN278|| align=right|13,7|| align=right|2,975|| align=right|0,102|| align=right|9,20|| align=right|5,132||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78750)||2002 TP281|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,094|| align=right|10,70|| align=right|4,416||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78751)||2002 TW286|| align=right|13,8|| align=right|3,029|| align=right|0,097|| align=right|8,52|| align=right|5,271||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78752)||2002 TJ287|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,178|| align=right|5,38|| align=right|5,415||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78753)||2002 TY289|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,152|| align=right|8,80|| align=right|4,219||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78754)||2002 TA295|| align=right|13,3|| align=right|2,860|| align=right|0,274|| align=right|14,30|| align=right|4,836||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78755)||2002 TP295|| align=right|14,1|| align=right|2,715|| align=right|0,143|| align=right|12,17|| align=right|4,473||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78756)||2002 TX349|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,017|| align=right|9,87|| align=right|5,410||MBA||10. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(78757)||2002 UM|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,032|| align=right|22,82|| align=right|4,274||MBA||22. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78758)||2002 UC1|| align=right|13,4|| align=right|3,238|| align=right|0,204|| align=right|22,83|| align=right|5,825||MBA||27. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78759)||2002 UB2|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,099|| align=right|11,25|| align=right|5,391||MBA||25. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78760)||2002 UP6|| align=right|15,3|| align=right|2,982|| align=right|0,118|| align=right|11,50|| align=right|5,149||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78761)||2002 UQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,137|| align=right|11,56|| align=right|4,629||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78762)||2002 UV22|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,150|| align=right|2,73|| align=right|5,544||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78763)||2002 UX28|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,107|| align=right|8,48|| align=right|4,556||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78764)||2002 UZ32|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,173|| align=right|4,10|| align=right|4,134||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78765)||2002 UD36|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,072|| align=right|4,65|| align=right|4,567||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78766)||2002 UD38|| align=right|15,0|| align=right|3,194|| align=right|0,081|| align=right|2,60|| align=right|5,707||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78767)||2002 VB11|| align=right|13,7|| align=right|3,198|| align=right|0,120|| align=right|16,21|| align=right|5,719||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78768)||2002 VF17|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,173|| align=right|7,97|| align=right|4,566||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78769)||2002 VE28|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,061|| align=right|8,62|| align=right|4,886||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78770)||2002 VD33|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,064|| align=right|10,87|| align=right|5,499||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78771)||2002 VU37|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,070|| align=right|10,51|| align=right|5,105||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78772)||2002 VA44|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,189|| align=right|18,44|| align=right|4,258||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78773)||2002 VF52|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,074|| align=right|6,72|| align=right|4,123||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78774)||2002 VK53|| align=right|15,4|| align=right|2,363|| align=right|0,216|| align=right|2,93|| align=right|3,632||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78775)||2002 VZ61|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,086|| align=right|12,27|| align=right|5,490||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78776)||2002 VB65|| align=right|13,8|| align=right|3,146|| align=right|0,128|| align=right|13,61|| align=right|5,579||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78777)||2002 VE65|| align=right|14,5|| align=right|2,741|| align=right|0,135|| align=right|11,10|| align=right|4,538||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78778)||2002 VL65|| align=right|14,6|| align=right|3,243|| align=right|0,055|| align=right|15,01|| align=right|5,840||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78779)||2002 VZ68|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,208|| align=right|18,40|| align=right|5,647||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78780)||2002 VX70|| align=right|14,9|| align=right|2,994|| align=right|0,028|| align=right|12,65|| align=right|5,179||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78781)||2002 VD71|| align=right|15,4|| align=right|2,995|| align=right|0,029|| align=right|3,45|| align=right|5,183||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78782)||2002 VL72|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,041|| align=right|3,88|| align=right|4,928||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78783)||2002 VH76|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,150|| align=right|12,55|| align=right|4,685||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78784)||2002 VY78|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,091|| align=right|17,08|| align=right|5,622||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78785)||2002 VC85|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,097|| align=right|10,24|| align=right|4,178||MBA||10. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78786)||2002 VJ85|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,041|| align=right|13,87|| align=right|4,113||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78787)||2002 VA111|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,064|| align=right|11,59|| align=right|5,453||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78788)||2002 VO111|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,101|| align=right|6,76|| align=right|4,556||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78789)||2002 VP116|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,130|| align=right|12,67|| align=right|4,147||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78790)||2002 VH120|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,241|| align=right|9,58|| align=right|3,556||MBA||12. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78791)||2002 VO123|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,131|| align=right|10,65|| align=right|4,612||MBA||14. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78792)||2002 WK13|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,105|| align=right|24,81|| align=right|5,641||MBA||30. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78793)||2002 WM13|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,118|| align=right|10,38|| align=right|4,520||MBA||30. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78794)||2002 WP15|| align=right|13,6|| align=right|3,083|| align=right|0,085|| align=right|22,36|| align=right|5,412||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78795)||2002 WN17|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,104|| align=right|18,01|| align=right|5,590||MBA||30. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78796)||2002 XH22|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,056|| align=right|9,69|| align=right|5,599||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(78797)||2002 XP68|| align=right|13,5|| align=right|3,184|| align=right|0,167|| align=right|23,08|| align=right|5,682||MBA||12. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78798)||2002 XW85|| align=right|15,0|| align=right|2,270|| align=right|0,144|| align=right|7,85|| align=right|3,419||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(78799)||2002 XW93|| align=right|5,5|| align=right|37,43|| align=right|0,250|| align=right|14,40|| align=right|229||CNT||10. prosince 2002||Palomar||Palomar
|-
|(78800)||2003 AR66|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,131|| align=right|24,82|| align=right|5,488||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78801)||2003 AK88|| align=right|15,2|| align=right|3,268|| align=right|0,375|| align=right|7,82|| align=right|5,906||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78802)||2003 CC16|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,181|| align=right|16,83|| align=right|5,701||MBA||7. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78803)||2003 MK5|| align=right|15,2|| align=right|2,834|| align=right|0,122|| align=right|12,44|| align=right|4,771||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78804)||2003 NY8|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,059|| align=right|12,24|| align=right|4,312||MBA||1. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78805)||2003 NN9|| align=right|16,9|| align=right|2,233|| align=right|0,188|| align=right|6,67|| align=right|3,335||MBA||2. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78806)||2003 OM5|| align=right|15,0|| align=right|2,846|| align=right|0,083|| align=right|12,46|| align=right|4,800||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78807)||2003 OR13|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,261|| align=right|12,18|| align=right|3,800||MBA||28. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78808)||2003 OY14|| align=right|15,1|| align=right|2,660|| align=right|0,197|| align=right|12,65|| align=right|4,338||MBA||22. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78809)||2003 OR22|| align=right|13,2|| align=right|3,960|| align=right|0,330|| align=right|12,78|| align=right|7,879||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78810)||2003 ON31|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|3,55|| align=right|3,671||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78811)||2003 PD|| align=right|15,4|| align=right|3,114|| align=right|0,150|| align=right|4,98|| align=right|5,494||MBA||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78812)||2003 PC1|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,218|| align=right|2,78|| align=right|3,639||MBA||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78813)||2003 PT3|| align=right|16,1|| align=right|2,908|| align=right|0,091|| align=right|2,26|| align=right|4,959||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78814)||2003 PX3|| align=right|14,7|| align=right|3,261|| align=right|0,281|| align=right|3,23|| align=right|5,889||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78815)||2003 PN6|| align=right|12,9|| align=right|3,949|| align=right|0,185|| align=right|7,54|| align=right|7,846||HLD||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78816) Caripito||2003 PZ9|| align=right|15,4|| align=right|3,134|| align=right|0,231|| align=right|5,63|| align=right|5,547||MBA||4. srpna 2003||Needville||J. Dellinger
|-
|(78817)||2003 QO1|| align=right|16,6|| align=right|2,576|| align=right|0,152|| align=right|2,49|| align=right|4,133||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78818)||2003 QR5|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,172|| align=right|15,66|| align=right|5,643||MBA||17. srpna 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(78819)||2003 QQ6|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,218|| align=right|22,93|| align=right|5,386||MBA||20. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78820)||2003 QT6|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,110|| align=right|4,52|| align=right|4,523||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78821)||2003 QB11|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,153|| align=right|12,91|| align=right|4,587||MBA||20. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78822)||2003 QO12|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,244|| align=right|4,97|| align=right|3,707||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78823)||2003 QA13|| align=right|15,1|| align=right|3,077|| align=right|0,169|| align=right|6,87|| align=right|5,397||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78824)||2003 QS13|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,225|| align=right|2,84|| align=right|3,585||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78825)||2003 QF14|| align=right|16,6|| align=right|2,565|| align=right|0,170|| align=right|8,37|| align=right|4,108||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78826)||2003 QE17|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,253|| align=right|4,80|| align=right|3,620||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78827)||2003 QS18|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,097|| align=right|4,85|| align=right|3,424||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78828)||2003 QB21|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,222|| align=right|15,88|| align=right|5,460||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78829)||2003 QA22|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,144|| align=right|12,14|| align=right|4,456||MBA||20. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78830)||2003 QV24|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,081|| align=right|8,18|| align=right|5,157||MBA||22. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78831)||2003 QT25|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,062|| align=right|3,73|| align=right|5,399||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78832)||2003 QN26|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,206|| align=right|7,50|| align=right|4,662||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78833)||2003 QU28|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|3,451||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78834)||2003 QM35|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,178|| align=right|3,47|| align=right|3,440||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78835)||2003 QH37|| align=right|16,9|| align=right|2,239|| align=right|0,171|| align=right|2,25|| align=right|3,351||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78836)||2003 QT39|| align=right|16,8|| align=right|2,429|| align=right|0,223|| align=right|1,02|| align=right|3,785||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78837)||2003 QG43|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,160|| align=right|9,19|| align=right|5,573||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78838)||2003 QY43|| align=right|15,6|| align=right|2,814|| align=right|0,103|| align=right|3,30|| align=right|4,720||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78839)||2003 QM44|| align=right|16,6|| align=right|2,348|| align=right|0,169|| align=right|5,89|| align=right|3,598||MBA||23. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78840)||2003 QE47|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,233|| align=right|3,07|| align=right|3,497||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78841)||2003 QG47|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,125|| align=right|5,97|| align=right|3,820||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78842)||2003 QH47|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,185|| align=right|11,91|| align=right|4,712||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78843)||2003 QL50|| align=right|15,7|| align=right|2,523|| align=right|0,052|| align=right|3,23|| align=right|4,008||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78844)||2003 QO51|| align=right|14,9|| align=right|2,963|| align=right|0,106|| align=right|9,38|| align=right|5,099||MBA||22. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78845)||2003 QZ53|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,240|| align=right|3,01|| align=right|3,598||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78846)||2003 QN56|| align=right|17,0|| align=right|2,247|| align=right|0,142|| align=right|6,69|| align=right|3,368||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78847)||2003 QS56|| align=right|14,5|| align=right|3,103|| align=right|0,057|| align=right|11,08|| align=right|5,466||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78848)||2003 QH61|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,268|| align=right|13,49|| align=right|4,407||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78849)||2003 QB62|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,125|| align=right|5,88|| align=right|3,356||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78850)||2003 QC62|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,173|| align=right|13,74|| align=right|4,348||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78851)||2003 QE62|| align=right|16,7|| align=right|2,282|| align=right|0,161|| align=right|4,97|| align=right|3,446||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78852)||2003 QR62|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,240|| align=right|3,97|| align=right|3,527||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78853)||2003 QN64|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|13,05|| align=right|5,340||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78854)||2003 QP64|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,311|| align=right|7,65|| align=right|5,453||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78855)||2003 QU66|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,098|| align=right|4,43|| align=right|4,272||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78856)||2003 QR68|| align=right|16,7|| align=right|2,233|| align=right|0,195|| align=right|5,54|| align=right|3,336||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78857)||2003 QO70|| align=right|15,3|| align=right|1,933|| align=right|0,101|| align=right|23,42|| align=right|2,687||MBA||22. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78858)||2003 QX73|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,127|| align=right|9,23|| align=right|4,559||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78859)||2003 QW76|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,112|| align=right|2,77|| align=right|4,629||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78860)||2003 QH77|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,073|| align=right|9,27|| align=right|5,463||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78861)||2003 QN77|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,252|| align=right|12,50|| align=right|3,766||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78862)||2003 QS77|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,221|| align=right|25,15|| align=right|5,560||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78863)||2003 QJ78|| align=right|13,9|| align=right|3,241|| align=right|0,063|| align=right|15,60|| align=right|5,835||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78864)||2003 QN78|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,132|| align=right|3,33|| align=right|3,636||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78865)||2003 QX78|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,102|| align=right|10,67|| align=right|5,125||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78866)||2003 QQ79|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,165|| align=right|14,15|| align=right|4,356||MBA||27. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78867)||2003 QE81|| align=right|13,9|| align=right|3,893|| align=right|0,038|| align=right|2,59|| align=right|7,680||HLD||23. srpna 2003||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(78868)||2003 QE87|| align=right|16,1|| align=right|2,429|| align=right|0,059|| align=right|5,18|| align=right|3,784||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78869)||2003 QV88|| align=right|13,7|| align=right|3,198|| align=right|0,163|| align=right|6,64|| align=right|5,719||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78870)||2003 QO94|| align=right|16,5|| align=right|2,552|| align=right|0,242|| align=right|5,38|| align=right|4,077||MBA||28. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78871)||2003 QS95|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,151|| align=right|7,14|| align=right|4,640||MBA||30. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78872)||2003 QP102|| align=right|16,0|| align=right|2,633|| align=right|0,085|| align=right|14,65|| align=right|4,272||MBA||31. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78873)||2003 QX103|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,139|| align=right|6,81|| align=right|4,633||MBA||31. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78874)||2003 QE105|| align=right|16,6|| align=right|2,515|| align=right|0,168|| align=right|9,09|| align=right|3,988||MBA||31. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78875)||2003 RH1|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,121|| align=right|5,70|| align=right|3,697||MBA||2. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78876)||2003 RE7|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,169|| align=right|10,64|| align=right|4,422||MBA||4. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78877)||2003 RO10|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,210|| align=right|10,60|| align=right|3,650||MBA||4. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78878)||2003 RK13|| align=right|17,1|| align=right|2,344|| align=right|0,150|| align=right|2,65|| align=right|3,589||MBA||15. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78879)||2003 RK15|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,145|| align=right|15,33|| align=right|5,471||MBA||15. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78880)||2003 RR16|| align=right|16,3|| align=right|2,254|| align=right|0,165|| align=right|7,82|| align=right|3,383||MBA||13. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78881)||2003 RL22|| align=right|14,7|| align=right|2,834|| align=right|0,150|| align=right|14,56|| align=right|4,769||MBA||15. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78882)||2003 RD23|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,088|| align=right|5,81|| align=right|3,818||MBA||13. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78883)||2003 RJ25|| align=right|15,5|| align=right|2,527|| align=right|0,084|| align=right|13,30|| align=right|4,016||MBA||15. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78884)||2003 SW2|| align=right|14,3|| align=right|3,422|| align=right|0,152|| align=right|7,49|| align=right|6,329||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78885)||2003 SZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,910|| align=right|0,074|| align=right|1,70|| align=right|4,963||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78886)||2003 SC12|| align=right|15,6|| align=right|3,018|| align=right|0,116|| align=right|2,62|| align=right|5,243||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78887)||2003 SS32|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,137|| align=right|2,57|| align=right|3,787||MBA||17. září 2003||Crni Vrh||J. Skvarc
|-
|(78888)||2003 SC33|| align=right|15,3|| align=right|3,100|| align=right|0,186|| align=right|2,57|| align=right|5,457||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78889)||2003 SA36|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,255|| align=right|5,94|| align=right|3,696||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78890)||2003 SV39|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,113|| align=right|6,24|| align=right|3,570||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78891)||2003 SH40|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,109|| align=right|12,41|| align=right|5,432||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78892)||2003 SH46|| align=right|15,6|| align=right|3,081|| align=right|0,236|| align=right|1,35|| align=right|5,406||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78893)||2003 SJ48|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,158|| align=right|4,10|| align=right|5,443||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78894)||2003 SM49|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,052|| align=right|6,34|| align=right|3,630||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78895)||2003 SH53|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,181|| align=right|8,83|| align=right|4,394||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78896)||2003 SH57|| align=right|15,2|| align=right|2,838|| align=right|0,027|| align=right|0,93|| align=right|4,779||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78897)||2003 SB58|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,009|| align=right|13,67|| align=right|4,161||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78898)||2003 SS58|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,145|| align=right|11,24|| align=right|3,830||MBA||17. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78899)||2003 SA62|| align=right|16,3|| align=right|2,573|| align=right|0,124|| align=right|7,32|| align=right|4,127||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78900)||2003 SM65|| align=right|15,8|| align=right|2,650|| align=right|0,127|| align=right|14,79|| align=right|4,313||MBA||18. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78901)||2003 ST66|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,240|| align=right|11,52|| align=right|5,483||MBA||19. září 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(78902)||2003 SM67|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,172|| align=right|12,11|| align=right|5,147||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78903)||2003 SP79|| align=right|14,8|| align=right|2,814|| align=right|0,088|| align=right|13,12|| align=right|4,720||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78904)||2003 SE81|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,106|| align=right|4,57|| align=right|4,528||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78905) Seanokeefe||2003 SK85|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,257|| align=right|21,43|| align=right|3,747||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78906)||2003 SY85|| align=right|16,8|| align=right|2,407|| align=right|0,206|| align=right|3,44|| align=right|3,734||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78907)||2003 SR90|| align=right|16,4|| align=right|2,231|| align=right|0,208|| align=right|6,49|| align=right|3,332||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78908)||2003 ST90|| align=right|15,1|| align=right|2,649|| align=right|0,286|| align=right|13,87|| align=right|4,311||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78909)||2003 SF95|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,065|| align=right|8,98|| align=right|5,310||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78910)||2003 SJ97|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,004|| align=right|8,50|| align=right|5,484||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78911)||2003 SY97|| align=right|14,5|| align=right|2,714|| align=right|0,038|| align=right|13,95|| align=right|4,471||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78912)||2003 SK99|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,159|| align=right|16,77|| align=right|5,740||MBA||19. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78913)||2003 SP99|| align=right|14,0|| align=right|2,948|| align=right|0,064|| align=right|11,46|| align=right|5,060||MBA||19. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78914)||2003 SF101|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,195|| align=right|14,22|| align=right|5,544||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78915)||2003 SW101|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,054|| align=right|4,99|| align=right|4,623||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78916)||2003 SX104|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,051|| align=right|4,85|| align=right|3,618||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78917)||2003 SG106|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,185|| align=right|9,42|| align=right|5,666||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78918)||2003 SR107|| align=right|15,7|| align=right|2,665|| align=right|0,249|| align=right|12,44|| align=right|4,351||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78919)||2003 SG108|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,203|| align=right|4,26|| align=right|3,632||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78920)||2003 SM108|| align=right|16,6|| align=right|2,265|| align=right|0,128|| align=right|6,08|| align=right|3,409||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78921)||2003 SP108|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,142|| align=right|2,55|| align=right|3,727||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78922)||2003 SL109|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,106|| align=right|6,21|| align=right|3,381||MBA||20. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78923)||2003 SA111|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,059|| align=right|3,27|| align=right|4,646||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78924)||2003 SD111|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,140|| align=right|9,91|| align=right|3,466||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78925)||2003 SC112|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,187|| align=right|5,95|| align=right|3,310||MBA||18. září 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78926)||2003 SC126|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,046|| align=right|13,68|| align=right|4,434||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78927)||2003 SN128|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,272|| align=right|4,83|| align=right|3,582||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78928)||2003 SR128|| align=right|14,1|| align=right|2,900|| align=right|0,321|| align=right|14,24|| align=right|4,936||MBA||20. září 2003||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(78929)||2003 SL137|| align=right|17,0|| align=right|2,292|| align=right|0,086|| align=right|6,16|| align=right|3,470||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78930)||2003 SE142|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,066|| align=right|9,28|| align=right|3,572||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78931)||2003 SN142|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,091|| align=right|4,49|| align=right|4,457||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78932)||2003 SU144|| align=right|13,4|| align=right|3,146|| align=right|0,038|| align=right|17,13|| align=right|5,580||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78933)||2003 SB145|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,091|| align=right|13,46|| align=right|5,468||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78934)||2003 SM147|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,234|| align=right|5,08|| align=right|3,585||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78935)||2003 SF148|| align=right|12,4|| align=right|3,172|| align=right|0,132|| align=right|24,59|| align=right|5,649||MBA||16. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78936)||2003 SG154|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,095|| align=right|11,62|| align=right|5,120||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78937)||2003 SZ155|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,184|| align=right|1,84|| align=right|3,668||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78938)||2003 SR156|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,165|| align=right|12,42|| align=right|4,376||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78939)||2003 SF161|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,238|| align=right|4,59|| align=right|4,636||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78940)||2003 SD167|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,169|| align=right|7,35|| align=right|3,501||MBA||22. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78941)||2003 SN169|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,096|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA||23. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78942)||2003 SA171|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,220|| align=right|4,35|| align=right|3,714||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78943)||2003 SL171|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,103|| align=right|9,88|| align=right|5,496||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78944)||2003 SD173|| align=right|16,8|| align=right|2,214|| align=right|0,108|| align=right|6,18|| align=right|3,294||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78945)||2003 SY189|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,131|| align=right|2,89|| align=right|5,328||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78946)||2003 SY191|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,279|| align=right|10,97|| align=right|4,098||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78947)||2003 SD192|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,107|| align=right|10,09|| align=right|5,015||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78948)||2003 SM192|| align=right|15,0|| align=right|2,993|| align=right|0,081|| align=right|14,27|| align=right|5,178||MBA||20. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78949)||2003 SU199|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,166|| align=right|5,37|| align=right|3,420||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78950)||2003 SC204|| align=right|15,8|| align=right|2,944|| align=right|0,101|| align=right|3,02|| align=right|5,051||MBA||22. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78951)||2003 SM205|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,064|| align=right|5,95|| align=right|4,511||MBA||24. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78952)||2003 SG214|| align=right|16,1|| align=right|2,748|| align=right|0,037|| align=right|5,85|| align=right|4,554||MBA||26. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(78953)||2003 SC217|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,192|| align=right|5,95|| align=right|5,323||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(78954)||2003 SK218|| align=right|15,7|| align=right|3,151|| align=right|0,172|| align=right|0,85|| align=right|5,592||MBA||28. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(78955)||2003 SQ221|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,088|| align=right|8,23|| align=right|3,485||MBA||26. září 2003||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(78956)||2003 ST223|| align=right|15,7|| align=right|2,722|| align=right|0,166|| align=right|3,13|| align=right|4,491||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(78957)||2003 SE226|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,094|| align=right|16,50|| align=right|5,645||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78958)||2003 SU228|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,118|| align=right|6,99|| align=right|5,449||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78959)||2003 SL232|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,115|| align=right|6,27|| align=right|5,705||MBA||24. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78960)||2003 SX237|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,028|| align=right|6,46|| align=right|4,233||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78961)||2003 SM245|| align=right|16,1|| align=right|2,695|| align=right|0,208|| align=right|14,73|| align=right|4,425||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78962)||2003 SP249|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,157|| align=right|4,60|| align=right|3,317||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78963)||2003 SR250|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,223|| align=right|9,61|| align=right|5,400||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78964)||2003 SR251|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,145|| align=right|6,99|| align=right|3,445||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78965)||2003 SY272|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,172|| align=right|4,62|| align=right|5,666||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78966)||2003 SO275|| align=right|16,0|| align=right|2,953|| align=right|0,076|| align=right|1,02|| align=right|5,073||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78967)||2003 SK277|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,105|| align=right|16,96|| align=right|5,734||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78968)||2003 SL291|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,080|| align=right|3,47|| align=right|3,794||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78969)||2003 SO294|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,267|| align=right|6,57|| align=right|5,415||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78970)||2003 SB298|| align=right|14,6|| align=right|3,215|| align=right|0,094|| align=right|14,35|| align=right|5,763||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78971)||2003 SA303|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,115|| align=right|3,62|| align=right|3,576||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78972)||2003 SH304|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,038|| align=right|10,89|| align=right|5,416||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78973)||2003 ST306|| align=right|15,8|| align=right|2,608|| align=right|0,142|| align=right|14,68|| align=right|4,211||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78974)||2003 SF307|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,260|| align=right|16,95|| align=right|5,749||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78975)||2003 SK313|| align=right|16,7|| align=right|2,224|| align=right|0,187|| align=right|5,91|| align=right|3,315||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78976)||2003 TO14|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,067|| align=right|13,30|| align=right|4,493||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78977)||2003 TL18|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,144|| align=right|3,09|| align=right|3,511||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78978)||2003 UX22|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,073|| align=right|7,19|| align=right|4,505||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78979)||2003 UC24|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,039|| align=right|3,41|| align=right|3,686||MBA||23. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78980)||2003 UH36|| align=right|14,4|| align=right|2,867|| align=right|0,041|| align=right|11,46|| align=right|4,853||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78981)||2003 UB40|| align=right|15,7|| align=right|2,944|| align=right|0,083|| align=right|2,07|| align=right|5,050||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78982)||2003 UN47|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,241|| align=right|7,58|| align=right|4,574||MBA||16. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78983)||2003 UA49|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,089|| align=right|3,62|| align=right|4,620||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78984)||2003 UR49|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,141|| align=right|9,59|| align=right|5,208||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78985)||2003 UH52|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,133|| align=right|12,94|| align=right|4,394||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78986)||2003 UY65|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,150|| align=right|28,77|| align=right|5,627||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78987)||2003 UD66|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,083|| align=right|14,59|| align=right|5,427||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78988)||2003 UQ86|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,155|| align=right|4,93|| align=right|4,269||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(78989)||2003 UF95|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,081|| align=right|10,11|| align=right|5,472||MBA||18. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78990)||2003 UJ102|| align=right|15,7|| align=right|2,680|| align=right|0,091|| align=right|6,64|| align=right|4,387||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78991)||2003 UH169|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,088|| align=right|10,70|| align=right|5,511||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78992)||2003 UC188|| align=right|15,0|| align=right|2,820|| align=right|0,046|| align=right|2,08|| align=right|4,735||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(78993)||2003 UK208|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,160|| align=right|1,62|| align=right|3,698||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78994)||2003 UR224|| align=right|16,1|| align=right|2,655|| align=right|0,012|| align=right|5,11|| align=right|4,325||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(78995)||2047 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,098|| align=right|6,64|| align=right|3,269||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78996)||2080 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,200|| align=right|2,25|| align=right|3,284||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78997)||2121 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,618|| align=right|0,185|| align=right|14,53|| align=right|4,235||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78998)||2504 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,020|| align=right|0,087|| align=right|9,53|| align=right|5,246||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78999)||2614 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,148|| align=right|3,22|| align=right|4,274||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79000)||2689 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,049|| align=right|4,64|| align=right|4,656||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek